Cet article présente les personnages du manga Hunter × Hunter de Yoshihiro Togashi.

Personnages principaux

Gon Freecss 

 est le protagoniste de Hunter × Hunter. Il est le fils du légendaire Ging Freecss. Il a été élevé par sa tante, Mito (la cousine de Ging), qu'il considère comme sa vraie mère. Mito lui fait longtemps croire que son père était mort mais elle lui avouera plus tard que ce dernier est vivant et qu'elle a obtenu la garde au tribunal. Il possède une personnalité proche de tout héros de manga nekketsu, bien qu'elle soit clairement plus recherchée et profonde.

Ayant passé son enfance sur l'île de la Baleine, une rencontre avec un Hunter, Kite, disciple de Ging, a donné l'envie à Gon d'aller passer l'examen de Hunter, pour retrouver son père et voir à quoi ressemble son travail. Mito lui a promis de le laisser participer, à la condition qu'il arrive à pêcher un poisson géant surnommé le Maitre de l'étang, ce qu'il parvient à faire. Bien que très doué (comme une personne sur , dira Wing son maître de nen), il n'est pas forcément le plus fort physiquement. Son caractère équilibré, sa force morale et son instinct lui permettent néanmoins de sortir de situations critiques (épreuve finale de la tour aux astuces par exemple, où il propose une troisième solution à laquelle les autres n'avaient pas pensé). En revanche, il a souvent du mal à saisir certains concepts difficiles, ce qui entraîne parfois chez lui des courts-circuits cérébraux.

Il y a aussi chez Gon un élément assez troublant, c'est la manière très froide, presque cruelle, dont il réagit parfois. Par exemple, lorsqu'il dit à Mito qu'il comprend que l'on puisse abandonner sa famille pour devenir Hunter ou quand il dit à Kirua qu'il ne se soucie pas du fait que sa mère pourrait être morte.
En fait, comme se le dit à lui-même Zepairu, ce n'est pas que Gon est cruel ou qu'il ne ressent rien, mais qu'il est trop entier et ne se soucie absolument pas du bien et du mal. Ainsi, Méléoron lui dira qu'il a senti que Gon était plus proche des animaux que les autres humains. Il est parfois très déterminé et borné, mais se calme toujours avant de mettre ses amis en danger.

Il se fait très facilement des amis parmi les animaux, notamment Kon, un ours-renard dont la mère avait été tuée par Kite et qu'il a réussi à apprivoiser, ce qui est habituellement impossible. Il est le meilleur ami de Kirua qu'il rencontrera durant l'examen de Hunter. Ayant le même âge que lui, Kirua est très touché par Gon qui fait tout pour faire de lui son ami, le trouvant sympa et cool. C'est probablement parce que Kirua est un assassin presque inhumain et que Gon possède lui-même un caractère très étrange qu'ils s'entendent bien.

Aucun élément n'est connu sur la mère de Gon. Lorsque Gon écoute la cassette que lui a laissée son père Ging, il n'écoute pas le passage qui aurait pu lui en révéler plus sur sa mère biologique car pour lui sa mère est Mito.

Après avoir fini le jeu à Greed Island et rassemblé toutes les cartes prédéfinies, Gon retourne dans "le monde réel" (sachant que Greed Island se trouve aussi dans le monde réel), avec 3 cartes dont l'emplacement est prédéfini : la  Blue Planet (attribué à Biscuit),  le collier du Chevalier Saint (qu'il porte tout le temps depuis qu'il l'a découverte à Greed Island) et Accompagnement qu'il a dissimulé en la transformant en la carte  Parcelle du Littoral.

Lors de son combat contre Neferupito, Gon fait mûrir son corps d'une quinzaine d'années en quelques secondes, ce qui lui permet de balayer son adversaire. Mais cette dernière, avant de mourir, estime que le garçon a de cette façon, sérieusement écourté le temps qu'il lui restait à vivre. Les chapitres traitant de l'après "fourmis-chimère" semblent lui donner raison car tous les proches de Gon (mis à part Ging) pensent qu'il est mourant.

Finalement, Gon est guéri par l'extraordinaire pouvoir de Aruka Zoldik, que son ami Kirua a amené à son chevet. Sitôt guéri, il fait une entrée triomphale au siège de la Société des Hunters et retrouve enfin son père Ging, avec lequel il a une émouvante conversation. Il donne ensuite son soutien à Pariston pour l'élection car il le sait que son ami Léolio, au tour final de l'élection, n'a aucune envie de devenir président.

Cependant, les actions d'Aruka Zoldik ne sont pas sans conséquences inattendues : s'il est guéri de ses blessures et a retrouvé toute sa vitalité ainsi que son apparence normale, Gon découvre avec une grande déception qu'il n'est en revanche, plus du tout sensible au nen. Il ne peut plus le sentir ni s'en servir et se retrouve donc réduit au rang de personne normale, Hunter dépourvu de tous moyens de mener à bien la moindre mission. Acceptant son sort, il quitte ses amis (qui préparent en coordination avec les Zodiaques, une périlleuse expédition vers le Nouveau Monde), ainsi que son père tout juste retrouvé et retourne vivre chez sa tante Mito, tout en reprenant ses études scolaires. Ce passage marque ainsi une étape inédite dans Hunter X Hunter : jusque-là unique personnage à être présent dans tous les arcs du manga, Gon le protagoniste principal de l'œuvre, se trouve pour la première fois totalement absent des trames narratives qui y sont développées.

Technique de Nen : Jajanken (Renforcement 100 % - Transformation 80 % - Émission 80 %)

La technique de Gon se base sur le jeu japonais du janken (le pierre - feuille - ciseaux). La pierre correspond à un coup de poing « gonflé » au nen donc particulièrement puissant. La feuille est l'émission d'une boule de nen. Les ciseaux sont une transformation du nen en lame autour du bras de Gon. Cependant, Gon ne maîtrise pas très bien  l'Émission ni la Transformation mais parfaitement le Renforcement (pouvoir absolu). Le nom de la technique vient d'une erreur de compréhension entre Gon et Knuckle lorsque ce dernier voulait savoir le nom de la technique de Gon, ce dernier l'a inventé sur le champ mais a bafouillé en disant Ja, puis en finissant par dire Janken, bien sûr, c'est Janken qui aurait dû être le nom mais Knuckle a compris que c'était Jajanken (ce qui ne veut absolument rien dire en japonais). Avant de préparer l'attaque, il dit toute la phrase introductive du jeu, c'est inutile et cela fait perdre du temps mais sans cela « ce ne serait pas une technique spéciale ». Il met aussi à chaque début d'attaque, ses mains près de sa hanche droite, le poing gauche dans la paume droite.

Selon Knuckle et Kirua, la technique possède deux gros défauts : trop long et trop risqué. Toutefois, Gon joue sur ses trois nen pour surprendre l'adversaire : feintant d'utiliser le Renforcement. il utilise également un des deux autres, ce qui brise généralement la défense adverse.

Kirua Zoldik 

 est le deutéragoniste dHunter X Hunter. Il est issu de la famille Zoldik, uniquement composée d'assassins redoutablement puissants. Il est né dans une fratrie de 4 frères. Il tient énormément à Gon. 

 Kurapika 

 Kurapika est, avec Gon, Léolio et Kirua, l'un des quatre principaux personnages. Il est le dernier descendant d'un clan anéanti par la Brigade fantôme : le clan Kuruta.

Les membres du clan Kurata (dont est issu Kurapika), ont des yeux dont l'iris devient écarlate lorsqu'ils sont en proie à la colère ou à toute émotion violente (d'un rouge pur que l'on dit être l'une des sept plus belles couleurs du monde), et reste de cette nuance s'ils meurent à ce moment. L'éclat légendaire de ces yeux écarlates fait qu'ils sont très recherchés, comme des pièces de collection (il y en a d'ailleurs eu un en vente durant la grande vente aux enchères !). Quelques années auparavant, la Brigade fantôme (connue aussi sous le nom de la Araignée) était venue jusqu'au village de Kurapika et avait massacré tous les membres de sa tribu, ne laissant derrière eux que leurs dépouilles mortelles mutilées de leurs yeux. Dernier survivant de son clan, Kurapika s'est voué à la recherche des yeux écarlates volés à son peuple, traquant la Brigade Fantôme pour se venger d'elle, quitte à faire le sacrifice de sa propre vie.

C'est dans ce but qu'une fois devenu Hunter (Black List Hunter dans son cas), il rejoint le clan mafieux Nostrad dans l'espoir de retrouver les yeux écarlates de ses frères, amis et parents qui seront probablement vendus aux enchères de York Shin City, auxquelles le clan participe. Il devient ami avec Senritsu, une autre Hunter employée par le clan. Il n'a pas peur de mourir dans l'accomplissement de ses objectifs, qui sont devenus sa seule raison de vivre et dit que la seule chose qu'il craint est de perdre sa haine envers la Brigade. Peu avant les enchères de York Shin City, il aura l'occasion de s'opposer aux treize membres de la Brigade fantôme. Durant l'affrontement qui l'oppose à l'''Araignée et avec l'aide d'Hisoka, il parvient à tuer Uvoguine, et provoque la défection de Kuroro en lui retirant l'usage du Nen. Hisoka quitte également le groupe après l'exil du chef (de toute façon Hisoka est un traître à la Brigade et n'a jamais réellement considéré en faire partie). Une fois les enchères terminées, Kurapika reprend ses activités auprès de son employeur, le clan Nostrad.

Bien qu'usuellement considéré comme l'un des personnages principaux du manga, il n'apparaît, à l'instar de Léolio, que très peu lors de l'arc suivant, Greed Island, et pas du tout dans celui d'après, consacré aux Kimera ants (et qui est le plus long de la saga). Mais contrairement à Léolio, il ne fait pas davantage sa réapparition lors de celui ayant trait à l'élection d'un nouveau président de la Société des Hunters. Bien que tous les Hunters soient censés voter (plus de 95 % d'entre eux se rendront d'ailleurs au scrutin), et que son ami Gon soit dans un état critique, il reste injoignable, ne répondant pas aux appels téléphoniques de Léolio. Sa collègue au sein du Clan Nostrad, Senritsu accourue, elle au chevet de Gon, ne semble pas avoir davantage d'informations bien qu' aux dernières nouvelles, ils soient censés travailler ensemble. 

Après trois arcs au cours desquels il est totalement absent (Greed Island, les Chimera Ants et l'élection du nouveau président de la société des Hunters), il réapparaît finalement durant le chapitre 343, où le lecteur peut découvrir qu'il est devenu le boss d'une organisation et compte plusieurs Hunters sous ses ordres. Nouvellement promu au rang de Zodiaque (le groupe des douze dirigeants de l'association des Hunters), Leolio souhaite l'intégrer dans le groupe pour participer à une expédition sur le Continent interdit. C'est son collègue Mizaistom qui se rend auprès de Kurapika : pour obtenir son accord, il lui fait miroite qu'il a découvert qu'un des participants du voyage possède les fameux yeux de Kuruta que Kurapika convoite tant... Celui accepte donc la proposition de Leolio et de Mizaistom. 

Il se montre très critique envers Léolio, surtout au début de leur relation, provoquant des réactions violentes, mais ils deviennent finalement vite amis et apprennent à mieux se connaître. Il devient également ami avec Kirua et Gon.

Kurapika est un être équilibré et intelligent, dôté d'une grande culture. Étant doué d'un jugement sain, ses analyses ont souvent sauvé ses amis d'une mort certaine.

Il prouve ses qualités de combattant à diverses occasions comme en témoigne le voyage à York Shin City où il utilisera un ensemble de chaînes liées à sa main droite, matérialisées depuis son nen.

Quand ses émotions deviennent violentes, ses yeux deviennent rouge écarlate, ce qui arrive surtout en raison de sa haine des araignées - une caractéristique commune à tous les membres du clan Kuruta. Comme pour l'équipée de York Shin City, Kurapika s'est entraîné à activer ses yeux écarlates à volonté. Dans cet état, il est en effet capable d'utiliser son nen au maximum de ses possibilités.Technique de Nen : Emperor Time (Matérialisation et Spécialisation)
Lors de son apprentissage du nen, il découvre qu'il est de type Matérialisation, ce qui le déçoit beaucoup car il espérait être du type renforcement pour pouvoir développer une grande force offensive afin de pouvoir se venger de la Brigade Fantôme, pensant que c'était la catégorie de nen la mieux adaptée au combat. Cependant, il finit par trouver une capacité tout de même très utile, liée aux chaînes.

Kurapika dispose de deux types de Hatsu. Il est d'ordinaire de la Matérialisation, mais lorsqu'il est en proie à d'intenses émotions, il devient de la Spécialisation (le changement est marqué par les yeux qui deviennent rouges). À force d'entraînement, il arrive à changer de Hatsu instinctivement.

Son Nen a bien sûr des affinités avec la Matérialisation en priorité, il s'est donc créé une arme spéciale pour lutter contre la Brigade. Il dispose d'un jeu de cinq chaînes, lié à sa main droite, chacune ayant une faculté différente, et sous certaines conditions selon leur pouvoir.

Holy Chain (pouce) : Une chaîne utilisable uniquement avec la Spécialisation et liée au renforcement. Elle peut guérir les blessures de Kurapika instantanément. Elle a une forme de croix.
Steal Chain (index) : L'extrémité est une seringue. Elle a la capacité de dérober temporairement la capacité d'un autre utilisateur de nen.
Chain Jail (majeur) : Uniquement quand Kurapika est de la Spécialisation et uniquement contre l'Araignée. La chaîne emprisonne quelqu'un et le place sous Zetsu total, la force physique est potentiellement la seule façon de briser la chaîne, mais même Uvoguine en est incapable (personne ne le peut donc). Si Kurapika utilise la chaîne contre quelqu'un qui n'appartient pas à la Brigade, il mourra. La chaîne est terminée par un crochet.
Dowsing Chain (annulaire) : Une chaîne dépourvue de contraintes, mais plus faible que les autres. Kurapika peut s'en servir simplement avec la Matérialisation. Cette chaîne peut servir d'arme (comme un fouet de métal), de pendule pour retrouver quelqu'un ou encore pour vérifier si quelqu'un ment. L'extrémité est une boule.
Judgement Chain (auriculaire) : Il ne peut la manier que lorsqu'il est de la Spécialisation. La chaîne impose une ou plusieurs règles à quelqu'un (tu répondras à mes questions en disant la vérité, tu n'utiliseras pas ton nen, etc.) ; si elles ne sont pas respectées, la cible meurt. Cette chaine est utilisée par Kurapika sur lui-même, pour s'obliger à tenir ses promesses. La chaîne est en forme de flèche et s'enroule autour du cœur quand elle est utilisée. Judgement Chain peut être utilisée contre n'importe qui : ainsi, quand Gon demande à se faire pointer par elle, Kurapika lui répond que c'est possible, pour lui comme pour Kirua et Léolio. Néanmoins, la Judgement Chain épuise fortement Kurapika, c'est pour cela qu'il ne l'utilise le moins possible.

 Leolio Paradinaito 

 est considéré comme l'un des quatre personnages principaux du manga (avec Gon, Kirua et Kurapika), Léolio Paradinaito prétend ne vouloir devenir hunter que pour gagner de l'argent, mais ne précise pas que cet argent lui servira à être médecin et à soigner les gens dans le besoin gratuitement. Il est très gentil mais s'énerve rapidement.

Contrairement à Kurapika, Gon ou d'autres, il est ordinaire et donc il n'est pas extraordinairement fort (mais il le devient en s'entraînant pour entrer dans la propriété des Zoldik et aller chercher Kirua). Il réussit néanmoins à devenir hunter. Il sert un peu de référent pour le lecteur, se semblant plus normal, plus proche de lui. Il retrouvera Gon et Kirua lors des enchères de York Shin City. Il les aidera à gagner de l'argent grâce à une vente conditionnelle (bras de fer) et à son sens de la négociation. Il leur sera aussi très utile pour attraper le chef de la Brigade fantôme, Kuroro Lucifuru.

Après avoir été totalement absent des arcs Greed Island et celui des Kimera Ants, Leolio effectue un retour fracassant à l'arc suivant (celui des élections du nouveau président de l'association des Hunters), au chapitre 325. Après avoir fait la rencontre de Morau à l'hôpital où est admis Gon et repris contact par téléphone avec Kirua, il se rend au siège de l'association des Hunters où à la veille du  du scrutin visant à élire un nouveau président en remplacement de Nétero, tué en affrontant le roi des Kimera Ants. Les Zodiaques tiennent une conférence. Leolio en profite pour interpeller Ging (le père de Gon) et lui demande pourquoi il ne se rend pas au chevet de son fils. Après une réponse pour le moins insatisfaisante, Leolio s'énerve, insulte Ging et montrant pour la première fois le nen qu'il a dû acquérir entretemps met au tapis Ging. Après cet exploit, Leolio, qui n'avait pas eu la moindre voix aux trois tours précédents, surgit à la troisième place du scrutin au quatrième tour organisé juste après, derrière le vice-président Pariston et Cheadle (membres des Zodiaques). Teradin fédérant la « faction anti-président », ce qui lui permet de s'emparer de la deuxième place, Léolio n'est ensuite plus que quatrième aux deux tours suivants. Hisoka bouscule alors la campagne en tuant Teradin. Les voix de ce dernier se reportent majoritairement sur Léolio (sans que celui-ci ait fait quoi que ce soit pour les obtenir) qui lors du tour suivant, s'installe confortablement à la deuxième place, et semble devenir le véritable challenger de Pariston. Il n'y a alors plus que quatre candidats en lice, avec Cheadle et Mizaistom en embuscade. À la surprise générale, Cheadle, qui vient pourtant de bénéficier des reports de voix de Botobai (cinquième) et de Mizaistom (quatrième, se désiste en sa faveur), décide sur les conseils de Ging, de se désister en faveur de Léolio. Ce dernier, qui n'en revient pas de la tournure des événements (il n'a jamais brigué le poste de président), décide de faire un discours en forme de plaidoyer pour Gon, et annonce qu'il « fera tout ce que vous voudrez » en tant que président si les Hunters se mobilisent pour sauver son ami. Il ajoute que en tant que président, il gèrera la société des Hunters comme si c'était sa propriété. À sa grande surprise, il est applaudi par toute la salle tandis que Pariston perd son perpétuel sourire. Mais, après un rapide débat entre son seul concurrent restant en lice, Léolio voit soudain Gon, guéri par Kirua et Aruka, faire irruption dans la salle en pleine forme. Il se jette sur lui, fou de joie, mais perd du même coup toute raison de devenir président. Gon, pour épargner cette charge à son ami, appelle à voter pour Pariston en ouvrant la voie à une élection de celui-ci avec un score de maréchal. Du reste, comme il l'explique ensuite à Cheadle que Pariston avait prévu ce dénouement et démissionne aussitôt après avoir fait de celle-ci sa vice-présidente et successeure n'ayant en réalité aucune envie d'être président, juste d'être élu pour s'amuser et battre Ging qui a tout fait en coulisses pour empêcher cette élection. 

Peu de temps après, dans le chapitre 343, Cheadle, à la suite des départs de Pariston mais aussi de Ging, doit pourvoir deux postes au sein des Zodiaques (qui dirigent désormais collectivement l'association), d'autant plus que ceux-ci doivent participer à une expédition très important dans le continent interdit. Elle décide de proposer le poste à Léolio, qui accepte. Ce dernier fait une suggestion pour le dernier poste à pourvoir. Il s'agit de Kurapika, qui accepte à son tour mais pour une raison avant tout personnelle : l'un de ceux qui participeront au voyage, possède les yeux de Kuruta qu'il convoite tant.

Le site officiel de Hunter x Hunter et le guide book mentionnent qu'il est de l'Émission (mais Kirua pense qu'il est du Renforcement).Technique de Nen (Emission)
De ce qu'on en a vu, surtout grâce à l'utilisation qu'en fait Ging après l'avoir copié, la technique de Léolio lui permet de faire passer son aura à travers les objets, les sols ou les murs. On le voit lorsque Ging s'en sert comme sonar en faisant passer des pulsations de son aura à travers le sol, affirmant que cette capacité était plus discrète et plus pratique que le En. Il s'en sert également pour projeter une attaque d'Emission sous forme de boule de nen à deux adversaires à travers un mur. Léolio peut également projeter ses coups de poing, il frappe le sol, un mur ou une table et l'attaque est projetée à la cible. Il se pourrait que le point de sortie du coup doive correspondre au point de départ (la table/ l'estrade en bois lors de l'élection, le sol avec Ging face aux soldats de Muhel). Selon Ging, Léolio a découvert sa capacité par hasard en auscultant et en palpant des patients et s'en servirait pour détruire de l'extérieur des tumeurs ou des caillots de sang inopérables, en faisant circuler son aura à travers le corps des patients. Cela sous entend que Léolio puisse même faire passer son aura à travers les êtres vivants.

 Antagonistes 

 Hisoka Morrow 

 est un des antagonistes des héros, en particulier de Kirua et Gon, il est un personnage incontournable de Hunter X Hunter. Mystérieux, menteur, rusé et provocateur. Se considérant comme un « chasseur », il est aussi doué pour le combat, que pour la tromperie. Toujours à la recherche de ses intérêts et plaisirs, il sait faire preuve d'audace et de ténacité jusqu'à mettre vie en danger. Hisoka surveille en permanence Kirua et Gon et menace de mort Nétéro, le président de l'association Hunter . 

Sa relation avec les autres personnages est difficile à cerner, mis à part des liens d'intérêts communs (avec la Brigade fantôme ou bien Irumi Zoldik). Il se lie avec Kirua et Gon, s'alliant régulièrement avec eux tout en sachant qu'il devra les assassiner un jour. Netero et Kuroro sont les deux autres individus qu'il tient à l'œil. Dans l'arc consacré à l'élection d'un nouveau président de l'association des Hunters, Hisoka se renseigne sur Ging, le père de Gon (qui est décrit par Netero comme étant l'un des cinq meilleurs utilisateurs de nen de la planète) et semble donc envisager d'en faire l'une de ses nouvelles cibles prioritaires. 

Il y a de plus une sorte de thématique des cartes à jouer chez Hisoka. Ses costumes présentent systématiquement les quatre couleurs et elles ponctuent également ses phrases. Il se sert régulièrement de cartes à jouer emplies de nen comme arme de lancer ou à courte portée.

Lors de l'arc consacré aux élections du nouveau président de l'association des Hunters et au sauvetage de Gon qui se trouve à l'hôpital entre la vie et la mort, il s'allie à nouveau avec Irumi Zoldik qui est déterminé à tuer sa sœur Aruka car elle représente un danger mortel pour beaucoup de personnes. Toutefois, les objectifs d'Hisoka diffèrent (il souhaite en réalité que Gon soit sauvé, et seule Aruka et ses considérables pouvoirs peuvent parvenir à le soigner) et son alliance est ici ambiguë. D'autant plus qu'Irumi agit ici contre l'avis de sa famille, son grand-père et son père ayant autorisé Kirua, escorté par divers serviteurs de la famille, à mener Aruka auprès de Gon, ce qui complexifie encore la situation. Hisoka accepte cependant, sur demande d'Irumi, de s'occuper des serviteurs escortant Aruka. Gotoh, le chef des majordomes, reste en retrait pour affronter Hisoka, mais ce dernier le tue rapidement en le décapitant.

Dans le manga, il réapparait au tome 34 pour son combat tant attendu contre Kuroro Lucifuru, durant lequel il mourra. Il ressuscitera juste après ("le nen plus puissant après la mort"), et commencera une "chasse à l'araignée". C'est lui qui tuera les numéros 6 et 12 de la Brigade Fantôme, respectivement Sharnalk Ryûsei et Kortopi Tonofumeiru.

Dans le chapitre 377, on apprend qu'il aurait demandé à Irumi Zoldik d'intégrer la Brigade et aurait passé un contrat avec lui (ce dernier le citera comme "la bague de fiançailles"). Les conditions explicites données par Irumi sont qu'Hisoka l'ait engagé pour le tuer et donc qu'il doit chercher et tuer Hisoka pour empocher la prime. Mais les enjeux implicites sont un combat contre Irumi qu'il ne pourra éviter, puisque la vie d'un personne de sa fratrie, Karuto Zoldik, numéro 4 de la Brigade, sera en jeu.

 Brigade fantôme 

 Kuroro Lucifuru 

 est le chef de la Brigade Fantôme. Il est présenté comme étant l'un des meilleurs utilisateurs du Nen. 

Personnage atypique, il apparait comme étant à la fois très calme et très froid. Fin tacticien, il est doté d'un sens de la réflexion et d'une intelligence remarquable. De taille moyenne, les cheveux noirs, il est tatoué au milieu du front d'une croix renversée, second symbole de la Brigade Fantôme (si l'on s'en tient au collier de Shizuku). Il appartient au type spécialisation et possède la capacité très spéciale de voler les pouvoirs de ses ennemis grâce à son "Skill Hunter".

Le réel niveau de sa maîtrise du Nen est démontré durant l'arc des enchères de York Shin City, où lui et la Brigade Fantôme sont pris pour cible par les 10 anciens (confrérie dominante de la mafia) qui ont mandaté la famille Zoldik afin de faire disparaître la Brigade Fantôme. Durant cette chasse, Kuroro se retrouve astreint d'affronter à deux contre Zeno et Silva (respectivement grand-père et père de Kirua). Même si le combat se termine grâce au meurtre des dix anciens par Irumi Zoldik (lui-même mandaté par Kuroro pour assassiner les têtes pensantes de la mafia), Kuroro semble tenir la distance en affrontant pourtant deux des personnages présentés comme les plus forts de la saga. Silva lui-même admettra durant le combat que Kuroro semblait dominer la situation malgré l'avantage numérique des assassins.  

Toutefois Kuroro se retrouvera temporairement amputé de son Nen, à cause de Kurapika qui l'a soumis à sa "Jail chain". C'est grâce à la prédiction de Neon qu'il se dirigera vers un effaceur de Nen, qu'il trouvera grâce aux recherches d'Hisoka à l’intérieur de Greed Island. Il affrontera par la suite Hisoka et le vaincra en usant simplement de deux capacités volées.

 Bonolenov Ndongo 

 Feitan Portor 

 

 Franklin Bordeaux 

 Korutopi Tonofumeiru 

 Machi Komachine 
, voix française : Pascale Chemin (1999), Jessie Lambotte (2011)

 Nobunaga Hazama 

 

 Pakunoda 

 Phinks Magkav 

 

 Sharnalk Ryûsei 

 Shizuku Murasaki 

 Uvôguine 

 Karuto Zoldik 

 Irumi Zoldik 

 Genthru 

 ou Boomer, est un hunter que l'on voit à Greed Island. Il utilise ses deux facultés pour créer des explosions, ce qui lui vaut son surnom qui est également un nom de code permettant l'amorçage de ses bombes. Il est constamment accompagné de Sabu et Bara qui semblent également être des "boomers" mais on ignore s'ils possèdent des pouvoirs équivalents à ceux de Genthru.

C'est un personnage relativement inquiétant par le fait qu'il a mis cinq ans pour mettre son terrible plan à exécution : faire exploser 60 personnes pour obtenir toutes les cartes du jeu Greed Island. Il est d'une patience à toute épreuve. Genthru sera battu par Gon au terme d'un combat extrêmement long et violent au cours duquel ce dernier perdra un bras et sera blessé à la gorge. Il sera soigné par le "souffle du grand ange". Après ce combat, Genthru semblera assagi, notamment après avoir su que Gon et ses amis avaient préparé six cartes clones pour tous les soigner.Technique de Nen : Little Flower  (Transformation)
Little Flower consiste à faire exploser ce qu'il saisit. L'explosion détruit l'équivalent d'un ballon de basket-ball.Technique de Nen : Countdown  (Matérialisation)
Countdown consiste à poser sur son adversaire une bombe, dont le compte à rebours est basé sur les battements du cœur. Genthru doit toucher sa cible en lui disant le nom de code (boomer). Pour faire disparaître la bombe, il faut toucher Genthru en disant « J'ai attrapé boomer ». Le compte à rebours s'enclenche quand Genthru a expliqué avec précision sa technique à sa victime. Genthru peut également activer toutes les bombes dans son champ de vision en joignant ses mains avec ses deux acolytes et en disant Libération.

 Guido 
Guido est un adversaire que les héros rencontreront dans les plus hauts étages de la tour céleste.Technique de Nen: La valse du combat (manipulation)
Guido se sert de toupies renforcées au nen dans lesquelles il a inséré un ordre simple de manipulation, "repousser tous ceux qui se trouvent sur votre chemin" pour combattre. Technique de Nen: La toupie tornade  (renforcement)
Guido imprime à son corps une rotation très rapide, renforcé de "nen", ce qui lui permet une certaine défense.

 Riehlvelt 
Riehlvelt est un adversaire que les héros rencontreront dans le  de la tour céleste. Il a subi un "baptême" (il s'est fait attaquer par le nen alors qu'il ne le connaissait pas encore) et est depuis condamné à se déplacer dans une chaise roulante. Il possède différentes facultés, notamment celle de placer son aura dans son fauteuil pour le propulser. il dispose également de deux fouets redoutables qu'il manie très bien dans la technique du , une défense perfectionnée que Kirua parviendra tout de même à bloquer. Si quelqu'un accomplit cet exploit, Riehlvelt envoie une forte décharge électrique à travers ses fouets, mais cette technique se retournera contre lui dans son combat contre Kirua.

 Fourmis-chimères 
 aussi 

 Reine des Fourmis-chimères 

 

 Meruem 

, est le roi des Fourmis-Chimères et également l'une des plus puissantes. C'est un personnage perçu comme cruel, violent, impitoyable et agressif. En effet, il n'éprouve aucune pitié, même envers son espèce. Nonobstant, il montre du respect envers les personnes fortes. Le roi naquit en éventrant sa mère sans aucun remords et s'impose comme le roi. Suite à cela, il fait sa première démonstration de force en tranchant la figure d'une fourmi chimère. Comme le souhaite la hiérarchie, les gardes royaux le rejoignent, tenant comme le digne roi qu'il est. Après qu'il soit devenu très friand du goût des utilisateurs de Nen dans le ventre de sa mère, il décide de rechercher de la nourriture et d'un endroit, afin d'étendre sa suprématie sur le monde entier. Pour cela, il s'implante dans l'État du Gorutô-Est avec ses gardes royaux. Une fois arrivé là bas, il tue le dirigeant et entama une sélection, afin de créer une armée de 50 000 utilisateurs de Nen. 

Après son installation, le roi commence à s'intéresser à la culture humaine, ainsi à un jeu de table, appelé le jeu du gun-gi (jeu inventé par l'auteur). Néanmoins, l'arrivée de Komugi, championne en chef de Gun-gi, le changera radicalement et le subvertit, au point d'être incapable de la battre, malgré les nombreux matchs. Au fil du temps qu'ils passent ensemble, il commence à porter de l'intérêt pour elle et finit même par l'apprécier, au grand dam de ses gardes royaux. Après sa rencontre avec Komugi, il est devenu plus pondéré, plus honorable et moins enclin à la violence. Il sera néanmoins, la cible de Zeno, puis de Netero. Il affronte le président Netero et adopte doctrine égalitariste radicale dans laquelle Netero semble être d'accord. Le combat passe cependant, d'un combat à optique meurtrière à un combat de mots. En effet, le président des Hunters informe ce dernier qu'il connaît son nom et qu'il ne le lui dira que s'il se reconnaît vaincu par ce dernier. 

Après avoir poussé le président Netero dans ses derniers retranchement, ce dernier s'autolysa à l'aide d'une puissante bombe, équivalente à celle d'une bombe atomique, appelée, la Rose miniature. Le roi fut touché par les effets de la bombe mais sera sauvé par ses deux gardes royaux. Il perdra brièvement la mémoire et décide donc de retourner au palais, car ce dernier sent que quelque chose d'inportant s'y trouve. Il tombe sur Werefin qui, malgré l'ordre de Pufu, avoue tout à propos de Komugi, qui se trouvait actuellement dans le palais. Après cela, il décide de la rejoindre et lui déclare que plus rien ne lui importe. Ils finissent tout les deux par mourir à cause du poison, main dans la main, en jouant leur dernière partie de Gun-gi.

 Technique de Nen : Nen Eater (Spécialisation)

La technique de Meruem semble être simple, mais efficace et utile. En effet, dès qu'il mange une personne utilisatrice de Nen, l'aura dégagée par la victime viendra s'ajouter à celle du roi. Plus le roi mange, plus sa puissance auguementra. 

 Technique de Nen : Métamorphose

Après avoir absorbé une grande partie des pouvoirs de ses gardes royaux, Shaiapouf et Menthuthuyoupi,  le roi est capable d'utliser la capacité de ce dernier, y compris obtenir des ailes pour voler. Cela lui permet en outre de voler à une vitesse supersonique.

 Technique de Nen : Rage Blast 

Après avoir absorbé une grande partie de Menthuthuyoupi, il est capable d'utiliser la capacité "Rage" dans une explosion concentré d'aura.

 Technique de Nen : Photon

Après avoir absorbé une grande partie des pouvoirs Shaiapouf, Le roi peut utiliser et faire évoluer la capacité message Spritual de Shaiapouf. Cette capacité secondaire lui permet de transmuter son aura en photons. En effet, chaque photon conserve son aura, permettant au roi de mesurer la forme, la qualité, l'émotion, et d'autres contenus d'information sur les choses avec qui les photons interagissent.  

 Gardes royaux 

 Neferupito 

, également nommé.e  est l'une des trois gardes royaux et à l'avenant, l'un des premier-né. Son genre fait l'objet de débats au sein de la communauté. En effet, bien qu'elle possède une apparence féminine, elle n'est pas officiellement une femme. Neferupitô est assez fidèle au roi et se sacrifierait pour lui. Nonobstant, elle se laisse facilement distraire et l'une des gardes royaux et étant la plus curieuse. Malgré cela, elle possède également une personnalité cruelle et terrifiante. 

Neferupitô naquit de la Reine des fourmis chimères. Elle est née afin de servir et protéger le roi Meruem. Elle fut semblablement la première garde royale à naître. Contrairement aux autres fourmis chimères, elle est née en possédant déjà le Nen. Elle apparaît lorsque Ramotto et Pegui recherchent la proie rare manquante. Ramotto, ayant acquis le Nen et après avoir été attaqué, sent soudainement une aura de Neferupitô. Cette dernière entre dans la pièce et sent une présence cachée sous un tas d'os, découvrant Pokkuru. Suite à cela, elle utilise son Nen médical pour sonder le cerveau de ce dernier, afin d'obtenir le plus informations sur le Nen, puis le tue brutalement. C'est alors qu'elle découvrit qu'elle est de la spécialisation et quitta le nid pour découvrir l'étendue de ces capacités. Elle tomba ensuite sur Gon, Killua et Kaito. Elle arracha le bras de Kaito et le tue peu de temps. Après cela, elle utilisa ses capacités de marionnettistes pour contrôler ce dernier et le transformer en mannequin d'entraînement pour les autres fourmis.

Lorsque la Reine donna naissance au roi, beaucoup de Fourmis-chimères fuient NGL et entament leurs propres vie indépendante. Neferupitô continuait à tenter d'aider le Roi, ce qui l'agaçait, alors il essaya de la tuer. Cependant, le coup n'a pas réussi à tuer Neferupito, ce qui a impressionné le roi. Suite à cela, ils décident d'aider le roi dans son désir de conquérir le monde. 

Demeurant dans le palais du Gorutô Est, Neferupitô utilise sa capacité de Nen pour manipuler des centaines de soldats dans la ville capitale de Peijin afin de rallier les citoyens. Nonobstant, leurs plans sont contrecarrés par Kirua, Novû et Morau. Lorsque le jour de la sélection débute, l'équipe d'extermination attaque le palais et provoque d'énormes dégâts. Durant l'assaut, Komugi est mortellement blessée. Sous les ordres du roi, Neferupitô la guérit. Cependant, Gon arriva et  menace de tuer cette dernière si elle refusait de coopérer. C'est ainsi qu'elle s'engage de guérir Kaito en utilisant le même procédé qu'avec Komugi. Cependant, elle affirme que sa guérison s'avère être impossible et se prépare ensuite à tuer Gon. C'est dans une frénésie que ce dernier sacrifie son espérance de vie pour obtenir la quasi-totalité de son aura et tue cette dernière dans la bataille. 

Nonobstant, la loyauté et le dévouement de Neferupitô au roi était si grand que même après sa mort, le Nen de celle-ci se manifestait encore. En effet, son Terpsichora était encore plus fort qu'avant et manipulait le cadavre et a attaqué Gon. Gon, croyant que Neferupitô était mort, est attaqué par le cadavre de celle-ci, et perd un bras. Gon embroche son corps au sol avec le bras qu'il a perdu, et utilise une attaque finale contre cette dernière, annilhilant littéralement le corps de Neferupitô. Son cadavre sera montré plus tard, abandonné dans les bois, probablement avec le Terpsichora dissipé.

 Technique de Nen : Terpsichora (Spécialisation)

Terpsichora est un marionnettiste matérialisé par Neferupitô et caché en utilisant le In pour manipuler son propre corps. Son nom fait sans doute référence à la muse de la danse, Terpsichore. Son pouvoir prend la forme d'une ballerine monstrueuse avec des cordes d'aura venant de ses doigts accrochés au corps de comme une marionnette. Cela permet en outre à Neferupitô et sa marionette d'être beaucoup plus souple, ainsi qu'une agilité limitant leur physique. A la mort de cette dernière, son pouvoir était encore capable de fonctionner. En effet, dernier était devenu beaucoup plus puissant qu'il n'était auparavant.

 Technique de Nen : Docteur Blythe (Spécialisation)

Il s'agit d'une une poupée géante matérialisé par Neferupitô, utilisé uniquement pour traiter les zones chirurgicalement endommagées du corps. Son nom faisant sans doute écho aux poupées Blythe. La poupée ne peut pas passer dans une autre position où elle est d'abord appelée. En effet, elle est reliée à la queue de Neferupitô, ce qui limite son rayon de déplacement de 20 mètres lorsque la capacité est actif.

 Technique de Nen : Marionnettiste (Manipulation)

Neferupitô a la capacité de contrôler simultanément un grand nombre d'être vivants et de lui donner des directives simples. En effet, elle évoque un grand marionnettiste, en maîtrisant le corps en utilisant des fils matérialisés.

 Shaiapouf 

, également nommé  est l'un des trois gardes royaux 

 Menthuthuyoupi 

, également nommé 

 Autres 
 Colt 

 est une Fourmi-chimère ayant l'apparence d'un condor. Il servait auparavant la reine des Fourmis-chimères comme l'un des chefs d'escadron. Nonobstant, après la mort de cette dernière, il devient une source d'information vitale pour l'équipe d'extermination et quitta le nuit en faveur de l'élevage de la dernière progéniture de la reine.

Avant sa transmutation, il était un enfant humain dénommé Kurt. En effet, il semble se rappeler des bribes de sa vie humaine et vivait avec sa sœur, Reina. Ils seront malheureusement tué par une Fourmi-chimère, alors qu'ils rentraient de pêche.

 Meleoron 

 est une Fourmi-chimère caméléon pacifiste dont la capacité principale est de se rendre invisible. Contrairement aux autres Fourmis-chimères, il se montre amical, compréhensif, mais aussi sagace. En effet, il remarquera la tristesse de Kirua lors de l'invasion du palais. Il est semblablement l'une des rares Fourmis-chimères à avoir quitté le nid, non pas pour devenir roi, mais après avoir vu la nature impitoyable du roi.

Dans son ancienne vie, Meleoron était un résident de NGL et était appelé Jail. Il était également le fils adoptif de l'homme qui deviendra Pegui. Durant l'arc des Fourmis-chimères, il se présentera à Gon alors que ce dernier était en route pour enrayer la Sélection. 

 Ikalgo 

 Welfin 

 Leol 

 Cheetu 

 Zazan 

 Rammot 

 Bisev 

Le secrétaire Bisev apparaît dans le chapitre 250 comme étant l'un des trois humains dans le palais du roi avec la fillette et Digo. Bisev est celui qui contrôle réellement le Gorutô Est dans les coulisses. Les communications majeures et les négociations avec l'étranger passent par lui. Comme il ne peut être remplacé, il est le seul humain autorisé à servir le roi. Il est d'une utilité primordiale pour éviter de créer une panique internationale et de faire trop de bruit sur la situation de Gorutô Est. Il va chercher à briser sa solitude en engageant des secrétaires par l'intermédiaire des convois de nourriture. Parmi eux se trouvera Pâmu. Bisev sera qualifié de « lubrique » par Marcos et Nov. Il semble apprécier d'exercer toute forme de domination sur les gens.

Dans le chapitre 261 on découvre qu'il est le souffre-douleur des fourmi-chimères, notamment de Werefin. Il ignore tout de la situation de Pâmu alors que Werefin la connait sans la connaître, et la cherche au début de l'histoire. Après l'attaque de Zeno, il est blessé et coincé sous une pierre. Hirin et Shidore le retrouvent dans le chapitre 285, et l'emmènent sous la promesse de recevoir des trésors. Bisev est dans une situation très épineuse, entouré de créatures malsaines et au milieu d'une bataille qui le dépasse. 

 Masadoru Digo 
Masadoru Digo est le dirigeant du Gorutô Est, un pays ou il règne en dictateur. Il sera tué par le roi des Fourmis-chimères puis manipulé par Neferupitô dans le but de diriger la population. 

 Jairo 
Jairo a pour particularité d'être représenté par une silhouette noire et de n'avoir aucune interaction précise avec aucun personnage de l'histoire. Il s'agit d'une fourmi-chimère qui serait devenue indépendante de la reine. Il passe les douze première années de sa vie dans un taudis et apprend à travailler avant de savoir parler. Son père était un homme taciturne qui rentrait du travail, buvait et allait dormir, n'adressant presque pas la parole à son fils, ce qui explique que jusqu'à l'âge de 7 ans il ne savait pas parler correctement. Jairo a vécu avec des conditions strictes notamment en ce qui concerne ses sorties et ses besoins naturels. Le seul principe que le père de Jairo lui ait inculqué est : "Ne dérange pas les gens". Le père de Jairo est pour lui comme un dieu. Cependant, il s'enfuit après avoir découvert que son père le méprisait. Il fondera NGL 9 ans après cette fuite. Sous l'apparence d'un groupe d'écologistes, il s'agit en fait de trafiquants de drogues dont la D2. 9 ans encore plus tard, il en faisait un État dont  il est devenu roi.

Jairo est un être profondément malveillant. Transformé en fourmi-chimère, il restera le même et s'éloignera de la reine. De nombreux projets sommeillent encore en lui. Il n'a pas encore rencontré Gon et on ignore ce qu'il adviendra avec cette rencontre. Dans le chapitre 296, Ikarugo et Werefin parlent un peu de lui. Il semble que Werefin lui soit lié par le sang et ait été protégé par lui.

 Association des Hunters 
L' est une organisation mondiale fictive, apparaissant dans le manga et la série. L'association est responsable du test de licence des "Hunters", c'est-à dire, une personne qui a su prouver ses talents par biais d'un examen rigoureux pour être un membre de l'élite. Après le passage de l'examen, un Hunter est récompensé par une licence et peut aller presque n'importe où dans le monde et presque tout faire. En général, les Hunters se consacrent à la traque de pièces inestimables, aux lieux mystiques, et aux merveilles invisibles du monde.

 Isaac Netero 

 est le président de la société des Hunters, il a été à une époque le plus puissant d'entre eux, et l'est sans doute encore, bien que son âge avancé lui ait fait perdre, selon ses termes, plus de la moitié de sa puissance. 

Durant le voyage en dirigeable de l'examen, il remarque Gon et Kirua, allant jusqu'à leur proposer un jeu qui, s'ils le gagnent, leur permettra d'obtenir la licence de Hunter directement sans avoir à finir les épreuves. Ils sont néanmoins écrasés sans effort par Netero. C'est lui qui décide des épreuves de l'examen de Hunter. Il est le seul qui ait le droit d'accorder une licence à une personne. C'est ce qu'il fait avec Kirua lors du deuxième essai de ce dernier.

Il serait extrêmement vieux, car on sait qu'il était déjà âgé lorsque le grand-père de Kirua, Zeno, n'était encore qu'un bébé. Ce même Zeno affirme qu'il est le seul à s'être frotté à son grand-père, Maha et à en être sorti vivant. S'il est environ de la génération de Maha, il aurait donc l'âge d'être l'arrière-arrière-grand-père de Gon ou Kirua. Netero a donc environ dans les 125 ans.

Malgré tous ses efforts pour vaincre le roi, aucune de ses attaques ne semble l'avoir sérieusement affecté. Au seuil de la mort, il utilise son corps comme bombe humaine (chapitre 298). Si le roi a survécu, mais en très mauvais état, il est presque évident que le président Netero soit mort.Technique de Nen : Hyakushiki Kannon
Selon Zeno, plusieurs points font sa force. Premièrement, il est si vieux que son nen est extrêmement calme, si calme qu'il est complètement impossible de le lire et d'en prévoir les mouvements. Son Nen est probablement un des plus entrainés au monde; Netero en a sans aucun doute expérimenté et maitrisé toutes les facettes.

Deuxièmement, Netero a entrainé son poing d'une telle manière, qu'il est plus rapide que le son (supérieur à  donc). Il est donc très difficile de suivre ses coups, même s'il y a des pauses entre chaque attaque.

Enfin, il dispose d'une technique surpuissante et imparable : le Hyakushiki Kannon. Netero enchaine des gestes avec ses mains (il part paume contre paume au niveau du thorax, puis les laisse tomber naturellement ouvertes au niveau des hanches), puis lance l'attaque. L'ennemi ne peut esquiver le coup qui semble venir de nulle part, même s'il peut encaisser le choc. Pour preuve de la puissance, Meruem ne voit pas venir les attaques de Netero, alors qu'il est un des plus puissants êtres de la planète, idem pour Neferupito.

Netero révèle finalement le secret du Hyakushiki Kannon durant l'affrontement contre le Roi. Il s'agit d'une gigantesque statue du Kannon avec de multiples bras (100 très certainement), elle reproduit les mouvements faits pas Netero. De cela, découle pour l'instant trois techniques : Ichi no Te un coup du tranchant de la main, de haut en bas; San no Te, une claque de deux des mains, de façon latérale, à gauche et à droite et Tsukumo no Te, un enchainement de coups de paumes de toutes les mains en un bref instant. Netero a probablement utilisé un coup de paume (Ni no Te ?) contre Neferupitô pour l'envoyer au loin lors de son arrivée. Ce Nen est de l'Émission

Le Hyakushiki Kannon est imparable, mais pas impossible à bloquer. Il faut néanmoins une force herculéenne pour réussir un tel exploit, cependant on remarque que le Roi sort indemne de toutes les attaques de Netero. La fin du chapitre 292 indique cependant que Netero dispose d'une ultime technique secrète : le . Au cours des chapitres suivants, le combat contre le Roi des Kimera Ants tourne cependant à son désavantage. Au terme du chapitre 296, il perd sa jambe droite, coupée net par le Roi.

Dans le chapitre 297, les coups s'échangent et Netero perd également son bras gauche. On découvre qu'il n'a pas besoin de ses mains pour prier, et il active le Zéro de son Hyakushiki Kannon : Le Roi est maintenu dans deux mains unies, et la statue crache un rayon qui n'est autre que l'aura de Netero. À la suite de cette attaque, Netero semble vidé, mais l'attaque n'a pas anéanti le Roi comme prévu.

 Bean 
 est un petit homme à la tête ronde et verte de haricot (d'où son nom) qui semble être le directeur administratif de l'association des Hunters et le principal conseiller du président Nétéro. À ce titre, il est l'organisateur technique des sessions d'examen de Hunters, ainsi que de l'élection du nouveau président (après la mort de Netero) et des réunions des Zodiaques afférentes. Il semble détester le vice-président Pariston et estime que sa prise de pouvoir serait un drame pour l'association. D'ailleurs, bien qu'étant d'une grande honnêteté et profondément scrupuleux quant au respect des règles, il accepte, après une hésitation, d'aider Ging dans ses manœuvres frauduleuses (et victorieuses) visant à contrecarrer la probable élection de Pariston.

 Zodiaques 
Les 

 Ging Freecss 

 est le père de Gon et est considéré comme l'un des meilleurs Hunter et utilisateur de Nen au monde. Il abandonne son fils très jeune, ne lui laissant qu'une mystérieuse boite noire et un défi : le retrouver. Hunter extrêmement discret, il est connu pour voyager et explorer le monde dans le but d'accomplir ses objectifs. Il est qualifié de vagabond. Personnage à la fois central de l'œuvre et très peu présent, il est particulièrement mystérieux.

Jin est l'un des créateurs du jeu Greed Island. Son nom est d'ailleurs inscrit dans le nom du jeu, chaque lettre représentant une initiale de l'un de ses cinq créateurs.

 Pariston Hill 

 est le vice-président de l'association des Hunters (Romanisé, son nom peut être lu « Pariston Hill », une anagramme de Paris Hilton). Il est mentionné pour la première fois lors de l'arc des Kimera Ants par les Hunters accompagnant le président Netero, qui déclarent craindre des manœuvres de sa part pour s'emparer de la présidence. Il apparaît finalement à l'arc suivant, justement consacré à l'élection d'un nouveau président, Nétéro ayant succombé en affrontant le Roi des Kimera Ants. Membre des Zodiaques, chargés d'organiser l'élection, il tente de manipuler les choses à son profit, mais se heurte à Cheadle (qui brigue aussi le poste) et surtout à Ging Freecss (le père de Gon), qui parvient à imposer ses conditions, rocambolesques, d'élection, après un tirage au sort truqué par ses soins. Pariston cherche également à briguer le poste de la présidence en comptant devenir un président qui connait "les sentiments du faible", défaut qu'il reproche aux autres membres du Zodiaque et à Feu Nétéro, du fait de leurs forces considérables.Bien qu'il arrive largement en tête aux quatre premiers tours du scrutin, Pariston n'est toujours pas élu, à cause des modalités de vote, et l'élection s'enlise. Le taux de participation devant être d'au moins 95 % pour qu'un scrutin soit validé (cette condition-là a été demandée par Netero à titre posthume et reprise par Ging), Pariston propose des sanctions contre les abstentionnistes, accusés d'être des agents de division exploitant les failles du système (du moins en privé puisqu'il dit l'exact contraire dans ses discours publics, où il se déclare favorable à l'expression des opinions minoritaires). L'élection finit par se décanter, et il se retrouve à l'avant-dernier tour opposé à Cheadle, Mizaistom et Léolio (la surprise du scrutin). Si Pariston apparaît dès le début comme manipulateur, il se révèle même diabolique lorsque Ging révèle à Cheadle que Pariston s'est approprié les cocons accumulés par les Kimera Ants lors de l'intervention de l'association au Goltô Est. Cheadle décide alors, à la surprise générale, et alors qu'elle vient de récupérer les voix de Botobai et de Mizaistom qui se prononcent en sa faveur, de se désister en faveur de Léolio. Une décision qui, visiblement, ébranle Pariston, qui en perd son habituel sourire, ainsi que le remarque Cheadle. Dans un geste stratégique perturbant, Pariston va délivrer un speech dénué de sincérité en faveur de Miazaistom, ce qui va empêcher Léolio d'accéder à une majorité promise, et donc mener à un tour supplémentaire entre Léolio et Pariston. Pariston demande alors à Léolio de répéter ce qu'il fera une fois président. À ce moment, Gon, guéri par Kirua et Aruka, fait irruption dans la salle, à la grande joie de Léolio qui se précipite à sa rencontre. Cette guérison fait que Léolio n'a plus aucun intérêt à devenir président, et Pariston est élu haut la main, surtout qu'il parachève son œuvre en demandant et obtenant le soutien public du si populaire Gon, qui sait pertinemment que son ami Léolio n'a plus aucune envie de devenir président et souhaite donc lui épargner cette charge. Pariston avait en réalité prévu ce dénouement dès l'instant où Ging s'était laissé frapper par Léolio, ainsi qu'il l'explique ensuite à une Cheadle vexée et amère. Pariston la rassure en lui disant que, en réalité, ils n'ont jamais été en compétition, le seul combat, plus un « jeu » en fait, ne l'ayant jamais opposé qu'à Ging qui, depuis le début, entre la fixation des règles, la construction de la candidature de Léolio et les conseils donnés à Cheadle (notamment de se désister en faveur de Léolio), tirait toutes les ficelles visant à contrecarrer l'élection annoncée de Pariston. Le seul défaut dans le plan de Ging étant justement la guérison de son fils Gon, celle-ci privant Léolio de tout intérêt et possibilité de remporter l'élection. Pariston s'est donc contenté de faire durer le scrutin, puis d'en précipiter l'issue vers un duel contre Léolio sitôt qu'il a senti la guérison de Gon se faire. Il a ainsi remporté son jeu contre Ging. C'est du reste, comme il le révèle ensuite à Cheadle, tout ce qui lui importait, être président ne l'intéressant pas. Sitôt élu, il nomme Cheadle vice-présidente, et démissionne aussitôt pour lui laisser la place, avant de quitter le siège de la Société des Hunters, visiblement ravi. 

Jeune, blond, beau, toujours tiré à quatre épingles et perpétuellement muni d'un sourire éclatant, Pariston sait jouer de ses charmes pour parvenir à ses fins. Il est très bon orateur, et bon manager; d'ailleurs il reflète l'allure d'un PDG ou d'un politicien. Pour le reste, il semble ambitieux, manipulateur et pratique la corruption, mais les révélations qu'il fait à Cheadle, avant de démissionner alors qu'il vient tout juste d'être élu président de la Société des Hunters, modifie singulièrement cette perception : il semble en réalité que son objectif principal, à l'instar de Nétéro auquel Ging le compare volontiers, est de s'amuser. Par exemple à remporter l'élection pour le plaisir du jeu électoral sans aucune envie d'être président. 

Des rumeurs circulent à son propos car, lorsqu'il fut vice-président de l'association, les disparitions de Hunters ont considérablement augmenté.

Bien qu'il n'ait pas décidé d'adopter les caractères physiques de son « animal », Pariston a très distinctement des oreilles de souris.

 Cheadle Yorkshire 

 est une membre des Zodiaques qui incarne la fidélité à feu le président Nétéro et à ses valeurs. À ce titre, elle s'oppose au vice-président Pariston lors de l'interminable élection du nouveau président de l'association des Hunters, et est deuxième derrière lui à chaque tour de scrutin, mais son avance sur les autres candidats d'opposition faiblit au fil des tours. Elle finit par rétrograder à la troisième place, Teradin étant en passe de fédérer sur son nom la « faction anti-président ». Mais Teradin commet l'erreur de vouloir éliminer Irumi et Hisoka, et est éliminé par ce dernier. Cheadle ne semble toutefois pas récupérer ses voix, qui se reportent plutôt sur Leolio (Cheadle décrit dans le chapitre 333 ces voix comme étant "Anti-Zodiaques"). Elle parvient néanmoins à intégrer le dernier carré (l'avant-dernier tour, avec les 4 meilleurs candidats en lice), en compagnie de Pariston, Leolio et Mizaistom. Sur les conseils de Ging, qui lui explique la vraie nature de Pariston, ainsi que ses objectifs avec la culture de Kimera Ants (s'amuser avec et leur donner en pâture les candidats à la prochaine session d'examen Hunter), elle décide de sacrifier ses ambitions personnelles en reportant, à la surprise générale, ses voix sur Léolio. Mais ce dernier, comme l'avait du reste prévu Pariston, abandonne toute raison de devenir président lorsque Gon se trouve guéri et fait une entrée triomphale au siège des Hunters. Pariston devient donc président, d'autant plus que le si populaire Gon, comme prévu là aussi, apporte son soutien à Pariston puisqu'il sait que son ami Léolio veut devenir médecin, et non président de la Société des Hunters. Son objectif réel ayant juste été de battre Ging dans la partie d'échecs qui les opposait (Ging ayant tiré de nombreuses ficelles au cours du scrutin, de l'établissement des règles de vote à la manipulation de Cheadle pour l'inciter à se désister, en passant par la construction de l'hypothèse Léolio en se laissant frapper par celui-ci), et en étant sorti victorieux, Pariston démissionne aussitôt après avoir fait de Cheadle sa vice-présidente. Cheadle devient donc présidente de la Société des Hunters.

Pondérée, honnête mais habile et non dénuée d'ambition, elle ressemble à un chien puisque c'est à ce signe du zodiaque chinois qu'elle correspond.

.

 Mizaistom Nana 

 est un Crime Hunter deux étoiles. Il est membre du groupe des Zodiaques, duquel il serait la « conscience » selon la description faite de lui lors de la présentation des 16 Hunters ayant obtenu le plus de voix lors de l'élection à la présidence de la Société des Hunters, pour remplacer le défunt Nétéro. Son animal zodiacal est le bœuf, et il a changé son apparence en conséquence, comme la plupart des Zodiaques.
 
Mizaistom est un homme calme et réfléchi, qui n'agit jamais dans la précipitation. Il est très intelligent et semble peu impressionnable, du fait de sa grande expérience et de sa force. Néanmoins, il se considère lui-même comme n'étant pas assez mature, du moins pour l'instant, pour devenir président de l'association des hunters. Mizaistom est également quelqu'un de très observateur qui sait déceler la moindre faille chez sa cible, un talent particulièrement utile pour un Crime Hunter. Il possède un grand sang-froid et ne se met jamais en colère, même face à Pariston, lorsque celui évoque les hunters disparus, dont il est sûrement la cause, un sujet sur lequel Mizaistom ne plaisante pas. Enfin, Mizaistom possède un instinct très particulier, dû à sa nature d'enquêteur. Il est capable de sentir "l'obscurité" d'un être, même lorsque celle-ci est dissimulée. 

Lors de l'élection présidentielle, Mizaistom est bien placé à chaque tour de scrutin, et accède à l'avant-dernier tour regroupant les quatre Hunters les mieux placés en nombre de voix, derrière Pariston, largement en tête, Léolio (la surprise du scrutin) et Cheadle. Comme tous les autres Zodiaques avant lui, il décide, à ce moment décisif, de se désister en faveur de sa camarade Cheadle. Mais celle-ci, à la surprise générale, et en réalité sur les conseils de Ging, décide à son tour de se désister en faveur de Léolio. D'abord interloqué, Mizaistom est ensuite optimiste, après un rapide calcul qui lui permet de constater que la décision de Cheadle peut permettre la défaite de Pariston, quitte à favoriser l'élection d'un non-Zodiaque.
Il sera chargé, après les élections, et sans doute sur ordre de Cheadle, d'aller chercher Kurapika et de lui proposer de rejoindre le groupe des Zodiaques.Technique de Nen : Cross Game
Mizaistom semble être de la matérialisation, même si son type de nen exact n'est pas connu. Il possède un hatsu très astucieux qui fonctionne sur un système d'avertissement/sanction. Il possède un petit carton rectangulaire bleu, identique à celui d'un arbitre de football. Sur l'une des faces se trouve un point d'exclamation, et sur l'autre, une croix. Lorsque Mizaistom engage le combat, il dévoile son carton et montre à son adversaire le point d'exclamation, tout en énonçant une interdiction, telle que « Ne fait pas un pas de plus » ou « Ne m'attaque pas ». Il doit néanmoins commencer sa phrase par « Ceci est un avertissement ». Si son opposant enfreint l'interdit, Mizaistom retourne le carton et montre la face doté d'une croix. Il prononce alors le mot « Restriction », ce qui active sa technique. La cible du Cross Game se retrouve subitement immobilisé, incapable de faire le moindre mouvement, et totalement sans défense, pendant un laps de temps d'environ vingt secondes. En activant le Gyo, on peut apercevoir une cage de nen invisible emprisonnant l'adversaire de Mizaistom. Si, lorsque les effets s'estompent, celui-ci enfreint une nouvelle fois l'avertissement, le temps d'emprisonnement semble être plus long. Il possède deux autres cartons, un jaune et un rouge. Le jaune permettrait d'emmener la cible en salle d'audience, et le rouge de la libérer. Mais on n'en sait pas plus à propos de ces deux derniers. 

 Botobai Gigante 

 est un Triple Hunter, membre des Zodiaques. Son signe zodiacal est le Dragon et, comme la plupart des autres Zodiaques, il a changé son apparence en conséquence. Il est présenté comme étant le plus âgé et le plus puissant des Zodiaques.

Lors de l'élection pour un nouveau président de l'association des Hunters, à la suite du décès de Nétéro, Botobai obtient des résultats honorables, mais ne parvient pas à se qualifier pour l'avant-dernier tour de scrutin (où restent en lice Pariston, Léolio, Cheadle et Mizaistom. Il appelle, pour faire barrage à Pariston, à voter pour sa camarade des Zodiaques Cheadle, mais cette dernière décide, à la surprise générale, de se désister en faveur de Léolio).

 Kanzai 

 Pyon 

 Gel 

 Cluck 

 Saccho Kobayakawa 

 Ginta 

 Saiyu 

 Examinateurs 
 Satotsu 

 est un Hunter archéologue qui s'occupe principalement de fouiller les ruines, les remettre en état et les préserver. Il admire et respecte profondément le travail sur les ruines de Ging Freecss qui est un modèle dans le monde entier pour ce qu'il a accompli à ce niveau-là. Satotsu est aussi chargé de la  de l'examen de Hunter dans laquelle les participants doivent le suivre jusqu'au lieu de la . Il les fera courir plus de  dans un tunnel et les fera traverser le marécage de Numelle surnommé le "Nid des escrocs". Il apprécie beaucoup Gon et après l'avoir félicité pour avoir réussi l'examen, il faillira lui dire que l'examen de Hunter n'était pas encore fini.

Il réapparaît, en compagnie de la quasi-totalité des Hunters du manga, lors de l'élection d'un nouveau président de la Société, où il est brièvement aperçu en train d'accomplir son devoir électoral, ou encore dans le public, à écouter les discours des candidats. 

Une des particularités de Satotsu est son visage si particulier et le fait qu'on ne voit pas sa bouche et une autre est que sa facon de courir n'est pas humaine, selon Hanzo.

 Buhara 
 est un Hunter gourmet et examinateur du deuxième tour des épreuves lors de l'examen des Hunters. L'épreuve qu'il impose aux participants consiste à lui rapporter, cuit, un porc grillé. Toutefois, le seul porc qui vit dans les lieux environnants est le Great Stamp, le porc le plus féroce de la planète, donc son épreuve ne s'avère pas facile pour autant. Menchi lui reproche souvent d'être trop gentil avec les participants, car selon elle, il faut que pour que le participant réussisse l'épreuve, le mets soit d'un très bon goût, voire d'un goût exceptionnel. Buhara est capable d'avaler une quantité de nourriture supérieure à la taille de son corps.

 Menchi 

 est Hunter gourmet unique et l'une des deux examinateurs du deuxième tour des épreuves de l'Examen Hunter avec Buhara. Son sujet consistait à préparer un morceau de sushi pour elle. Nonobstant, le test ne se passera pas  comme prévu. En effet, personne ne sait ce que c'est, sauf Hanzô, qui dévoile par accident l'information au reste du groupe. Tous les candidats vont préparer alors à livrer leur idée de sushi à Menchi, mais hélas, ils seront refusés l'uns après autres en raison du caractère sourcilleux de l'examinatrice. Cependant, le président Netero intervient et demande à Menchi de donner une seconde chance aux candidats, jugeant le défi injuste. Elle finit néanmoins par changer son épreuve. Le but de cette nouvelle épreuve consiste à aller chercher les œufs d'Aigle-Tarentule à partir de leur toile, situées sur des crevasses d'une montagne. Elle apparaît brièvement durant l'arc de l'élection du 13ème président Hunter, choisissant le prochain président des Hunters.

 Rippo 
 est le troisième examinateur de la troisième épreuve de l'Examen Hunter. C'est un hunter de la Black List mais également directeur de prison. Il conduit les candidats ayant fini la Tour aux astuces sur l'île de la quatrième épreuve. Il apparaît brièvement durant l'arc de l'élection du 13ème président Hunter, votant le prochain président des Hunter.

 Candidats 
 Hanzô 

 descend d'une grande famille de ninjas. Il participera à l'examen de hunter en même temps que Gon et Kirua et sera l'adversaire du premier d'entre eux lors de la dernière étape.

Il est très fort, par rapport au reste de la bande, Gon sera complètement dominé durant leur combat, mais Hanzô finira par abandonner, lorsqu'il s'apercevra qu'il ne parviendra pas à faire craquer Gon, même en le torturant (le perdant étant celui qui abandonnait en premier). Finalement, malgré des dehors sadiques, Hanzo est plein de tact et n'utilise pas la violence pour la violence, surtout quand cela ne mène à rien.

 Tompa 

 est un « vétéran » de l'examen de Hunter, il en est à sa  et n'a toujours pas réussi l'examen. D'ailleurs comme il le dit dans le tome 2, il n'a plus l'intention de devenir Hunter. Il est surnommé le « casseur de nouveaux » car dès le début de l'examen, il recherche les candidats les plus faibles pour les briser physiquement et mentalement, leur mettre des bâtons dans les roues. Briser les rêves des nouveaux, c'est sa raison d'être. Il est éliminé lors de la .

 Pokkuru 

 est un participant à l'examen de Hunter. Il réussit l'examen et devint chasseur d'espèces fantomatiques. Dans le tome 19, on le voit à NGL accompagné de Ponzu et de 2 de ses coéquipiers. Ses coéquipiers se sont fait tuer par Paiku et il se fera paralyser par le dard de Zazan. Il est ensuite tué par Neferupito après lui avoir révélé les principes du nen.Technique de Nen : Rainbow
Pokkuru possède un Nen de l'émission: Rainbow, un arc qui peut tirer sept types de flèches ayant différentes facultés (vitesse, incandescence…).

 Ponzu 

 participe à l'examen de Hunter. Elle apparaît réellement à la . Elle est prisonnière du piège de Barbon, le maître des serpents dans une grotte. C'est à l'arrivée de Leolio puis Gon et Kurapika qu'elle réussira à sortir mais ne sera pas qualifiée car Leolio lui dérobera son numéro. Elle apparaît très brièvement plus tard à l'examen où participe Kirua puis encore plus tard dans le tome 19 au côté de Pokkuru où elle meurt tuée à coup de pistolet par une fourmi-chimère un peu folle. Ponzu manipule des abeilles pour se battre et est une spécialiste dans les soins.

 Bodoro 
Bodoro est un candidat à l'examen de Hunter, il porte le numéro 191. Guerrier expérimenté et tenace, il est tué par Kirua lors de la dernière épreuve de l'examen à l'ouverture de son match contre Leolio.

 Saccimonno Tocinno 
Saccimonno Tocinno apparait durant l'entretien que passe Kurapika avec Senritsu, Bashô et Vezze. Il se fait passer pour un candidat alors qu'il est déjà un garde à la solde de Darzolne, il est d'ailleurs facilement démasqué par Kurapika. Durant le premier jour des enchères, il est chargé de monter la garde et est tué par Franklin alors qu'il tente de protéger ses camarades.Technique de Nen : Eleven Black Children (Émission)
11 soldats, huit armés d'épées et trois de revolvers. Comme Saccimonno est surtout doué dans l'Émission et moins bien dans la Manipulation, les 11 guerriers ne peuvent suivre que des ordres simples.

 Exterminateurs de fourmis-chimères 

 Morau Maccarnathy 

 est également un disciple de Netero. Il est le maître de Knuckle et Shoot. C'est un Sea Hunter - un homme de la mer - ce qui se comprend de par ses impressionnantes capacités respiratoires.

Morau possède un faciès très particulier : son nez particulièrement biscornu, ses lunettes noires et sa manie de toujours serrer les dents lui donnent une apparence peu rassurante, loin d'être débonnaire. Il est cependant très sympathique, bon camarade et diplomate. C'est le mentor de Knuckle Bine et Shoot Makumahon.

Il est très bavard et semble peu sérieux au premier abord. En réalité, il est très intelligent et possède une faculté très intéressante, que l'auteur s'amuse à décliner de toutes les façons. Morau est à ce jour celui qu'on a presque le plus vu se battre dans la saga des fourmis-chimères. C'est quelqu'un de relativement malin, qui utilise plus fréquemment la duperie que la force directe.

Morau est du nen de la Manipulation. La fumée qu'il maîtrise est une vraie fumée, et il la manipule avec sa pipe, ce qui explique que quand il la perd, il ne peut plus rien faire de nouveau, ce que Shauapufu a vite compris.Technique de Nen : Deep Purple
Cette technique consiste à manipuler de la fumée produite grâce à une pipe géante et la capacité respiratoire hors du commun de Morau, le tout associé au Nen. Morau fait diverses utilisations de sa fumée, lui faisant prendre différentes formes.

 Novu 

 est un Hunter et un disciple de Netero. Il est également le maître de Pamû, dont il est l'objet d'un amour de cette dernière. C'est un individu sérieux et réfléchi. Il infiltra le Gorutô Est aux côtés de Morau et Netero. Suite à son infiltration dans le palais royal, il prit peur et perdit toute volonté de se battre après avoir senti l'aura de Shaiapouf, au point de devenir chauve à cause du stress. Nonobstant, même si il refusa de se battre, il continue tout de même d'aider ses coéquipiers. 

On le revoit durant l'arc d'élection du 13e président des Hunters à l'hôpital où sont soignés Gon, Morau et Shoot, ainsi que les autres membres de l'équipe d'invasion. Un médecin lui annonce, ainsi qu'à Kirua, que Gon est dans un état d'urgence. Plus tard, il remet à Morau l'argent de leur pari passé puisque ce sont les étudiants de Morau qui sont arrivés à la date convenue. Morau utilise l'argent qu'ils avaient gagé tous les deux pour acheter une bouteille de vin coûteuse et boire à la mémoire de Netero, en plaçant un verre devant une photo du défunt président.

 Technique de Nen : Hide and Seek (Émission)

Afin d'utiliser sa technique, Novu doit poser un point d'entrée quelque part. En effet, il dessine pour cela une figure sur la surface qu'il veut utiliser. Subséquemment, il utilise pour entrer dans une dimension spéciale dans la forme d'un manoir à quatre étage, doté de 21 chambres, isolées les unes des autres. On ne peut sortir du manoir sans une certaine clé que seul Novu possède.

 Technique de Nen : Scream (Émission)

Nov peut également découper quelqu'un instantanément. En effet, cette technique consiste à claquer dans ses mains, puis créer une sorte de tube de vide entre elles, ou une sorte de "mini-espace de nen", en plaçant ses mains de part et d'autre de l'ennemi ou d'une partie de son corps.

 Knuckle Bine 

 est un disciple de Morau, il apparaît dans le volume 20. C'est un utilisateur du nen du renforcement, bien qu'il soit en fait de la Spécialisation, c'est un combattant très doué. Il a un caractère étrange et il lui arrive de pleurer sans raison apparente. C'est sans doute quelqu'un d'assez émotif. Il est très gentil et doux, bien que complètement fou en combat.

On peut remarquer une certaine ressemblance, tant au niveau du physique (notamment la coiffure) que du caractère, entre Knuckle et Kuwabara de la série précédente de Yoshihiro Togashi, Yū Yū Hakusho. Le personnage est aussi certainement inspiré de Josuke Higashikata de JoJo's Bizarre Adventure, connu pour ses sauts d'humeurs et sa coiffure.

Dans la saga du Goruto Est, Knuckle va se lier d'amitié avec Méléoron, visiblement dans le but d'utiliser la technique d'invisibilité de ce dernier pour vaincre le roi.

Il est très apprécié des chiens et est donc devenu beast hunter. Technique de Nen: Tenkafuchiyugadokuson ou Hakoware
Knuckle est capable d'estimer la quantité d'aura de nen, que possède un adversaire. En le frappant, il lui donne un peu de sa propre aura, à ce moment, la mascotte de Knuckle, Potclean, apparait près de l'ennemi. Potclean agit comme un compteur calculant l'aura prêtée et y ajoutant des intérêts : 10 % en 10 secondes (cumulatives bien entendues). Avant de pouvoir frapper réellement Knuckle avec son nen, l'ennemi doit donc lui rendre le nen prêté, plus les intérêts. Si par malheur, la quantité de nen prêté, dépasse la quantité de nen présente chez la cible au même moment, l'ennemi est mis en Banqueroute de Nen, Potclean se transforme alors en Toritaten et l'ennemi est mis sous Zetsu total pendant un mois et est donc incapable d'utiliser le Nen. Il est à noter que Potclean est inattaquable, il ne peut rien faire de spécial, mais ne peut être détruit par la force. Si la cible de Knuckle s'enfuit d'au moins cent mètres au loin de ce dernier, Potclean arrête de compter les intérêts, mais ne disparait pas, le calcul reprendra là où il en était si Knuckle revient dans le rayon des cent mètres. La coopération avec la fourmi Méléolon rend sa faculté plus efficace, car il peut à présent frapper sans être vu.

Lors de l'assaut du palais, Méléolon, Shoot et lui avaient pour mission de contenir Yupi. Malheureusement il a dû annuler son Hakoware qu'il avait utilisé contre Yupi, après avoir négocié avec lui sur la vie de son maître Morau.

Frustré de s'être montré faible face à Yupi, Knuckle tente d'affronter Shaupufu qui tente de le manipuler. Un combat est sur le point de commencer dans le chapitre 298, mais le garde s'enfuit brusquement. Dans le chapitre 301, alors que la fourmi est de retour au palais, Knukkle parvient à le frapper et lui lancer son Hakoware, mais se fera neutraliser facilement par le roi dans le chapitre 308.

 Shoot McMahon 

 est un disciple de Morau. Il apparaît dans le volume 20.
C'est un Uma Hunter (uma tenant pour Unidentified Man or Animal, probablement un genre de traqueur de bête sauvage). Son esprit combatif est proche du zéro absolu et il est très  craintif et réservé. Il possède toutefois des facultés assez impressionnantes,comme le démontre sa victoire contre Kirua. C'est le meilleur ami de Knuckle et un disciple de Morau, il fait donc partie de la bande qui se lance à l'assaut du palais du Roi. Bien plus calme que son ami, Shoot est tout à fait apte à le raisonner. Lors d'affrontement, il est souvent tétanisé de peur mais s'il arrive à la dépasser, il ne flanchera plus durant tout le combatTechnique de Nen : L'Auberge Sombre (Manipulation)
Shoot possède une cage qu'il matérialise et qui lui sert à réaliser sa technique. Pour attaquer à distance, il se sert de trois mains de Nen, cachées dans ses vêtements à la place de son bras gauche. Dès qu'il voit une faille dans la défense adverse, il peut attaquer avec son propre corps et peut transférer tout ce qu'il touche avec son unique main droite, dans la cage. En effet, une fois touché, l'objet rapetisse et devient inoffensif (placé sous Zetsu total), Shoot le téléporte alors dans la cage. Shoot peut, si nécessaire, transférer uniquement des parties d'une personne dans sa cage. On ignore quel genre de conditions sont reliées à ce pouvoir, apparemment trop puissant pour être généré sans restrictions (Visiblement la perte de son bras)

 Pâmu Siberia 

 (parfois Palm ou Pam) est un personnage très étrange qui porte de longs cheveux noirs. Elle a toujours l'air folle, surprise, ahurie, et affiche parfois un air volontairement sérieux, mettant mal à l'aise ceux qui sont à ses côtés. Tantôt très jolie, tantôt affreuse, son apparence change selon son degré de folie. Elle est malgré tout un personnage attachant et très drôle, notamment dans le volume 21 où elle revêt une tenue de psychopathe, couverte de couteaux.

En prenant un café, elle révèle à Gon et Kirua qu'elle est du Nen du Renforcement. Elle tombe amoureuse de lui et ce dernier (alors sous l'emprise du nen de Knuckle) se voit obliger de suivre ses caprices, bien que cela ne le dérange pas vraiment. Elle est également très amoureuse de Knov. 

Plus tard dans l'histoire, elle s'infiltre dans le palais du roi au Gorutô Est afin d'y faire une reconnaissance des lieux. Elle s'est toutefois mise dans une situation délicate puisqu'elle est sous le joug d'un secrétaire humain assez pervers qui profite de sa situation (il a visiblement été laissé en vie parce qu'il était le seul à pouvoir organiser la "sélection", lancée par les fourmis-chimères). Son but est de voir le roi et sa garde. En effet, sa faculté ne fonctionne que si elle voit les personnes concernées.

Elle réapparaît brusquement dans le chapitre 293, émergeant lugubrement d'un cocon dans une pièce qui avait été ignorée jusque-là, dans la salle d'attente des fourmis soldats. Elle surprend Kirua qui rechargeait son électricité. Pris de panique face à son apparence de femme poisson et par la blessure qu'elle porte au cœur qui ne laisse aucun doute quant à son sort, Kirua la voit immédiatement comme une ennemie, d'autant plus quand elle cherche Gon par son biais (Ce qui signifie que techniquement elle n'a plus sa faculté de Nen lui permettant de localiser). De plus, Kirua commet l'erreur de lui donner la localisation de Gon, ce qui implique que de fait il ne peut plus la laisser passer. Pâmu dévoile alors la nouvelle technique conférée par son statut de soldat du Roi et attaque Kirua. Il est à noter que ses cheveux ont nettement repoussé et qu'il semble que Pâmu ait toujours l'usage de son Nen du renforcement. Fait étonnant : Pâmu possède un cercle luisant sur le front.

Kirua parvient à la raisonner dans le chapitre suivant où l'on prend conscience qu'elle est contrôlée par un mini-Shaupufu caché derrière son chapeau. On apprend alors que Pâmu a été effrayée tout comme son maître Nov par l'aura de Shaupufu. Pitô l'avait repérée avec son En rétabli et alors que Pufu se dirigeait vers elle, elle s'est suicidée en se faisant passer pour une simple fille perdue et violée par Bisev. Cependant elle s'était protégée avec son aura par réflexe du En de Pitou, et a intéressé les deux fourmis chimères par son potentiel de soldat. Pâmu brise finalement le contrôle de Shaupufu et rejoindra les rangs de l'escouade d'invasion.Technique de Nen : Mermaid's Cristal Ball (Renforcement)
Pamû peut renforcer le pouvoir d'une boule de cristal pour savoir la localisation de quelqu'un qu'elle a déjà vu de ses yeux. Son sang est le déclencheur, c'est pourquoi elle a de larges scarifications sur les poignets.

Wink Blue
Le cristal sur le front de Pâmu remplit la même fonction que sa boule de cristal mais il est cette fois beaucoup plus simple d'utilisation. Il lui suffit de voir quelqu'un pour avoir une vision de sa situation. Elle peut "suivre" trois personnes en même temps.

Black Widow (La Veuve Noire)
Toujours obsédée par Gon et vaguement contrôlée par les Kimera Ant, Pâmu développe une étrange technique : ses cheveux s'allongent, l'entourent et lui procurent une armure semblable à une robe et à un chapeau d'un style semblable à celui d'une Gothic Lolita. Le nom de la technique a un sens multiple : Si dans le contexte le fait d'être contrôlé par des insectes justifie le nom de Veuve noire, le terme se rapporte aussi à une femme qui assassine ses maris ou petits amis. En l'occurrence ici, Pâmu semble prompte à tuer Kirua pour s'attaquer ensuite à Gon. Ce nom peut aussi simplement se rapporter aux cheveux noirs de Pâmu qui la recouvrent entièrement. Par ailleurs la "mort" probable à laquelle Pâmu est sujette ajoute à son statut morbide de "veuve".

 Autres 

 Kite 

 est un ancien élève de Ging, qui lui a posé l'ultime défi de le retrouver (pour Kaito, il n'y a rien de plus dur). Il apprend à Gon que son père Ging est donc toujours en vie. Kaito est un Hunter de premier rang, qui possède une psychologie de combat très sèche, mais néanmoins efficace (un combat est toujours à mort, savoir juger l'adversaire est donc une qualité absolue). Il est d'un naturel calme bien que nerveux, comme le prouve son Nen.

Son métier est de trouver de nouvelles  espèces animales. il est également accompagné de plusieurs de ses amis. Plus tardivement dans l'histoire, il se rend, en compagnie de Gon et Kirua, au pays nommé NGL, pour stopper la prolifération des fourmis-chimères. Kaito perdra la vie dans un combat contre un membre de la garde personnelle du roi, Neferupito. Celle-ci reconstituera son corps et le manipulera afin d'entrainer les autres fourmis-chimères au nen mais ne pourra pas le ressusciter, ce qui provoquera une colère folle chez Gon.

Le chapitre 316 suggère que l'âme de Kaito se serait réincarnée dans le petit frère du Roi Meruem que Koruto avait décidé d'élever. En effet, l'enfant (qui a drôlement grandi en quelques mois) affirme s'appeler Kaito.Technique de Nen : Crazy Slot, Pierrot le Fou (materialisation)
Kaito dispose d'une technique peu ordinaire, qui fait apparaître des armes de manière aléatoire, selon une roulette numérotée de 1 à 9. Il peut ainsi utiliser entre autres une faux géante (), un fusil (), ou un hochet (). Il ne peut pas changer d'arme ou la faire disparaître tant qu'il ne l'a pas utilisée d'une certaine manière. Il a l'habitude de se plaindre de cette technique, ce qui provoque l'incompréhension de Kirua, puisque c'est toujours l'utilisateur qui choisit quelle technique il crée, quel intérêt d'inventer une technique aléatoire si on ne trouve pas cela pratique ? Pourtant, il semblerait que ce soit les clés de la puissance de son Nen. En effet plus il y a de risques (armes aléatoires dont la maitrise n'est pas totale) et de restrictions (il doit l'utiliser au moins une fois), plus le nen est puissant. La roulette est capable de parler et semble posséder sa propre personnalité, elle passe son temps à admonester Kaito.

 Izunavi 

, nommé  est un Hunter professionnel et semblablement le maître de Kurapika. Il soutient la quête de vengeance de ce dernier, mais cependant, il tente souvent de le dissuader de prendre des mesures hâtives ou autodestructives. 

Dans un flashback, il fait passer à Kurapika le test de divination aquatique et lui apprend qu'il est un prestidigitateur. Cela signifie qu'il sera doué pour matérialiser les choses et Kurapika dit qu'il espérait être un exhausteur. Il lui explique à l'avenant qu'en tant conjurateur que ce dernier peut atteindre 100% de maîtrise, 80% de la transmutation et 60% de la manipulation et de l’amélioration.  

 Senritsu 

 est une Musical Hunter engagée en même temps que Kurapika par le clan Nostrad. Douce et attentionnée, elle est très compréhensive, en particulier envers Kurapika dont le comportement sans merci envers la Brigade l'effraie parfois un peu. Elle essaie d'atténuer la violence de son camarade. Elle est toujours prête à écouter les autres et possède le talent de les inciter à se confier à elle.

Mais son apparence physique en contraste avec son esprit. Senritsu est terriblement transformée depuis qu'elle a entendu, en compagnie d'un ami, la Sonate des Ténèbres, dont on dit qu'elle fut écrite par Satan lui-même pour quatre instruments (piano, violon, flûte et harpe). Un soir de beuverie, son ami joua l'air à la flûte. Le pouvoir maléfique de cette musique était si terrible, que sur le premier mouvement de flûte solo, Senritsu fut enlaidie, en particulier son bras. Son ami n'eut pas cette chance, son corps tout entier subit la même métamorphose que le bras de Senritsu et il mourut peu de temps après. Depuis, elle veut retrouver la Sonate des Ténèbres, la détruire et retrouver son apparence antérieure. Paradoxalement, c'est grâce à cette tragédie que son Nen musical est si puissant. Cet incident lui a en effet permis d'obtenir une ouïe incroyable, l'oreille absolue qui lui permet même d'entendre des battements de cœur ou des bruits de pas sur quelques centaines de mètres. Elle peut ainsi déterminer l’état mental et la personnalité des gens en rapportant leur battement de cœur à des mélodies, chacune étant unique. Elle peut également également distinguer les mensonges et suivre une personne sur quelques centaines de mètres rien qu'en écoutant le bruit de ses pas.Technique de Nen : Nom Inconnu (Émission)
Elle peut utiliser son nen avec sa flûte, ce qui lui permet de changer le comportement des gens, grâce à des hallucinations, ou d'apaiser leur fatigue.

 Bashô 

 est un écrivain de haïkus, doublé d'un Hunter. C'est un des gardes du corps de Néon, embauché en même temps que Kurapika. Quand il le rencontra pour la première fois, il le sous-estima trop vite. Mais, une fois que Kurapika eut exposé son Dogging Chain, Bashô éprouva du respect pour lui.

Son nom est inspiré de Bashō Matsuo.Technique de Nen : Great Haïku (Matérialisation)
Son pouvoir consiste à écrire  sur un morceau de papier un  haïku décrivant une action qui vient ainsi à se réaliser ; par exemple, faire exploser un objet. L'action est d'autant plus efficace que le haïku est de bonne facture.

 Teradin Neutral 
 est un Hunter deux étoiles. C'est un Head Hunter, un Hunter chargé de repérer les talents potentiels pour les inciter à passer l'examen de l'association (Chasseur de têtes). Un examen qu'il souhaite d'ailleurs réformer en profondeur, en même temps que toute la structure politique de la société des Hunters. Ses convictions et sa popularité le poussent à grandement s'impliquer lors des élections pour la succession de Nétero à la présidence. Il fédère l'opposition (« faction anti-président ») et, lors du cinquième tour de scrutin, prend la place de deuxième, derrière l'intouchable Pariston, à Cheadle. 

Teradin présente cependant les défauts de ses qualités : trop honnête, il est aisément manipulable, et Morau n'hésite pas à se servir de lui pour l'inciter à envoyer les Hunters qui le soutiennent affronter Irumi et Hisoka. Ceux-ci s'avèrent bien trop puissants, et même Teradin, pourtant Hunter deux étoiles, périt de la main d'Hisoka. Après sa mort, et la dislocation du noyau dur de la faction anti-président, ses voix se reportent majoritairement sur Leolio, qui devient donc malgré lui le nouveau challenger de Pariston.

 Famille Zoldik 
Famille Zoldik

 Zeno Zoldik 

 Silva Zoldik 

 Kikyo Zoldik 

 Miruki Zoldik 

 Aruka Zoldik 

 Joueurs de Greed Island 

 Biscuit Krueger 

 a l'apparence d'une simple petite fille, mais elle est beaucoup plus âgée en réalité (57 ans). Elle est assez friponne et aime se mêler des affaires des autres. Gon et Kirua la rencontrent pour la première fois dans le jeu Greed Island. Elle leur apprendra les techniques avancées liées au nen et l'utilisation de celui-ci dans les conditions réelles des combats. Elle participera au combat final contre le groupe de Genthru dans le jeu Greed Island, durant lequel elle battra l'un de ses membres, révélant sa véritable apparence, qu'elle modifie en temps normal. On retrouvera Biscuit plus tard, de nouveau pour entraîner les deux héros au combat. Elle est comme Gon et Kirua, une Hunter, plus précisément spécialisée dans les pierres précieuses (c'est pour un diamant qu'elle a participé à G.I.). Biscuit est également le maître de Wing.Technique de Nen: Kukki, l'esthéticienne magicienne (Transformation)
Biscuit peut faire apparaître une fille d'apparence humaine, qui réalise de merveilleux massages reposants, qui rendent la peau « lisse, jeune et belle ». Cela est possible grâce à la transformation, la jeune fille transformant son nen (et donc celui de biscuit) en différents produits de beauté ou de massage aux effets miraculeux. Kirua trouve cette technique inutile, ce qui n'est pas du goût de Biscuit. Cette technique permet, entre autres, de recouvrir de la fatigue en seulement une demi-heure, là où une nuit entière de sommeil aurait été nécessaire. Biscuit dissimule également son véritable corps, immense et très musclé, sous celui d'une petite fille, probablement encore grâce à cette technique. Inutile de dire que ce nen n'est d'aucune utilité réelle en combat.

 Tsezugera 

 apparaît durant la saga Greed Island comme un hunter rattaché au milliardaire Battera. C'est un single hunter, c'est-à-dire un hunter une étoile. Les étoiles ne sont accordées qu'aux meilleurs hunters.

Il aidera Gon et sa bande dans le combat de balle au prisonnier les opposant à Laser. Au terme de ce combat, il s'apercevra que Gon et Kirua sont meilleurs que lui sur certains points. Il recueillera les dernières confessions de Battera en échappant à Genthru. Plus tard, il réapparaît très brièvement au siège de l'association des Hunters, au moment de l'élection du nouveau président, en compagnie de la quasi-totalité des personnages du manga possédant une licence Hunter.

 Abengane 

 est une des personnes engagées par le milliardaire Battera pour récupérer le « Souffle du Grand Ange » et le ramener hors du jeu pour soigner sa compagne.

Il fera partie des gens que Genthru voudra faire exploser. Il sera le seul à s'en sortir grâce à sa technique d'effacement de nen.

Il sera ensuite repéré par la Brigade fantôme, avec l'aide de Karuto. En échange d'une grosse somme, il devra effacer le nen que Kurapika a apposé sur Kuroro. Il n'est d'ailleurs pas complètement exclu qu'il ait rejoint la Brigade (qui est en manque d'effectif et toujours à la recherche de nouveaux membres).

Abengane est un Hunter relativement doué. Il est fort intelligent et prompt à trouver la meilleure solution, même dans une situation de crise. Il est toujours très calme et même en danger de mort, il ne perd pas son sang-froid. Il n'aime pas vraiment se mettre en avant et reste modeste malgré son apparent talent, il n'hésite pas à divulguer toutes les informations qu'il a pour défaire Genthru à Kirua et Gon.

 Goreinu 

 est un manieur de Nen engagé par Battera pour participer à Greed Island. Il interviendra surtout lorsque Gon, Kirua et Biscuit affronteront Laser. Il est d'accord avec eux, sur le fait que l'équipe qu'ils avaient initialement réunie est trop faible et ils tenteront donc de trouver d'autres partenaires. Ils complèteront le groupe avec la bande de Tzezugara et Hisoka.

Goreinu participe surtout lors de l'épreuve de balle au prisonnier imposée par Laser. Tout comme lui, Goreinu complète son équipe avec des créatures de Nen. Finalement, même s'il arrive à faire quelques actions d'éclats et surprend par deux fois Laser, ce dernier est trop fort pour lui et il se fera éliminer.Technique de Nen: Black and White Gorillas (émission)
Goreinu peut convoquer deux gorilles de nen, un noir et un blanc, grâce à son affinité avec l'émission. En plus de pouvoir les contrôler, Goreinu a développé un pouvoir spécial avec chaque gorille : Il peut quand il le désire et instantanément changer de position avec le gorille blanc. De la même manière, il peut intervertir la position de son gorille noir avec celle d'une autre personne(comme il a fait a Laser). En combat, cela offre bien sûr une quantité d'applications. Même Laser reconnait la très grande puissance et l'utilité de ce nen.

 Erazor 

, Razor ou Reisa  est un des Game-Masters de Greed Island et il est un adversaire indispensable à battre pour avoir une certaine carte, introuvable autrement. Il est le chef d'une bande de bandits dans le jeu, nommée Laser et les 14 Diables. Il s'entoure en effet d'un groupe de 14 personnes, mais ce nom vient en fait de son Nen d'émission, qui crée 14 soldats ayant différentes caractéristiques.

Laser ne se bat pas classiquement, il affronte en effet avec sa bande ses opposants dans un ensemble de compétitions sportives (boxe, basket, football, etc.); sa spécialité est la balle au prisonnier. Avec son Nen d'émission, il est capable de transformer chaque lancer de balle en tir de boulet de canon et il est doublé d'un bon tacticien. Il se montre également sans aucune pitié envers ses opposants ou ses camarades; durant la partie qu'il joue avec Gon et ses amis, il n'hésite pas une seconde à lancer des attaques mortelles à ses adversaires, avant la partie, il exécute même un de ses compagnons, qui a mentionné que G.I. était réel (le dire étant interdit).

En fait, Laser est un ancien criminel, qui fut capturé par Ging Freecs, le père de Gon et qui fut condamné à rester sur G.I. en tant que Game Master. Au fur et à mesure, Laser est devenu ami avec Ging et a choisi de rester sur G.I. pour attendre Gon, Ging lui ayant annoncé que le passage à G.I. était une étape obligée pour son fils.Technique de Nen : Fourteen Nen Devils
La technique de Laser lui permet de conjurer des créatures de Nen. Les créatures sont humanoïdes, ne parlent pas à l'exception de la  et portent toutes un numéro sur la poitrine et un masque sur la tête. Deux créatures peuvent fusionner pour en créer une plus grosse et plus puissante.

 Kakin 

 Famille royale 
 Nasubi Hui Guo Rou 
 

 Benjamin Hui Guo Rou 

 Camilla Hui Guo Rou 

 Zhang Lei Hui Guo Rou 

 Tserriednich Hui Guo Rou 

 Tubeppa Hui Guo Rou 

 Tyson Hui Guo Rou 

 Luzurus Hui Guo Rou 

 Salé-salé Hui Guo Rou 

 Halkenburg Hui Guo Rou 

 Kacho Hui Guo Rou 

 Fugetsu Hui Guo Rou 

 Momoze Hui Guo Rou 

 Marayam Hui Guo Rou 

 Woble Hui Guo Rou 

 Mafia de kakin 

 Xi-Yu 
 est une mafia bénéféciant du soutien de Zhang lei le 3eme prince de Kakin.

Membre du clan 

 Hinrigh Biganduffno 
Hinrigh Biganduffno est le sous chef du clan Shu-u. 

Hinrigh monte à bord du Black Whale et sert d'intermédiaire entre le premier et le 4ème niveau du bateau. 

Technique de nen: Biohazard :La technique permet à Hinrigh de Transformer  n'importe lesquelles objets ou armes  en créatures vivantes.

L'objet transformé gardera sa fonction de base.

 Cha-R 

 Heil-Ly 

 Autres personnages 
 Battera 
 apparaît durant la saga des enchères. Le but de ce milliardaire but est d'acheter le jeu Greed Island afin de le terminer. Au départ, ses motivations sont très obscures et on ignore réellement ce qu'il veut.

Il va engager plusieurs hunters pour finir Greed Island. Parmi eux, Tsezugera, puis par l'intermédiaire d'un test de sélection, Gon, Kirua, Biscuit et Abengane.

Battera veut Greed Island pour soigner sa compagne grièvement blessée dans un accident, à l'aide du « souffle du grand ange », une carte du jeu. Son souhait ne pourra jamais se réaliser puisqu'elle mourra avant que la bande de Gon ne termine le jeu.

 Mito 

 est la tante de Gon, mais aussi la cousine de Ging Freecss. Gon la considère comme sa mère.

 Wing 

 est un maître du nen, il a entraîné Zushi, que Gon et Kirua rencontrent à la tour des combats. Interrogé par eux sur le pouvoir que Zushi a utilisé contre Kirua, il commence par mentir sur la nature du nen, ne leur donnant la vérité que lorsqu'ils arrivent au  de la tour, où l'usage du nen est obligatoire sous peine d'être gravement blessé ou mutilé.

Utilisant sa propre force, il va forcer leur nen à se manifester, puis leur apprendre à le contrôler. Il regrettera cependant un certain temps ce geste, effrayé par le potentiel extraordinaire des deux garçons.

Personnage assez naturel, un peu débrayé, il reste un très dangereux car personne ne peut se douter qu'il cache un puissant utilisateur du nen. On sait qu'il est du nen du renforcement, même si on ne connait pas sa technique spéciale.

Il fut l'élève de Biscuit, qui sera le deuxième maître de Gon et Kirua lors de la partie Greed Island.

 Zushi 
, voix française : Claudine Grémy (1999), Jessie Lambotte (2011)
 est le disciple de Wing. Il rencontre donc Gon et Kirua et devient ami avec eux. Il est souvent là à rabâcher la tenue vestimentaire de Wing. Il combat donc Kirua au  et perdra malheureusement même s'il pouvait gagner avec la pratique du nen que Wing lui défend d'utiliser contre Kirua. Après cela il suivra avec Kirua et Gon l'entraînement que leur prodigue Wing et passera le test du verre d'eau. On saura donc qu'il est de la manipulation, ce qui correspond tout à fait à son caractère : il avance à son rythme et est raisonneur. D'après Wing, Zushi deviendra très puissant car il apprend doucement, et surement ce qui ne plaît pas spécialement à ce dernier qui voudrait faire comme Kirua et Gon qui quant à eux, avancent très rapidement et efficacement. Il restera pendant la suite de la saga de la tour des combats entre le  et le .

 Kastro 

 est un des meilleurs combattants du  de la Tour Céleste. Sa seule défaite, il la doit à Hisoka. Humilié par Hisoka lors de son premier match, il s'est entrainé longtemps pour pouvoir avoir sa revanche. Il défie une seconde fois le magicien, mais après un début de combat qu'il domine facilement, son opposant perce son nen à jour et le tue très facilement. Kastro est relativement puissant, mais il a fait une erreur dans la création de son nen, choisissant des techniques de Matérialisation et Manipulation qu'il ne pouvait manier qu'à 60 % de leur potentiel réel. Il est la preuve qu'il est impossible de créer n'importe quel genre de technique et qu'un Hatsu mal crée, ne sert finalement à rien.Technique de Nen: Doppel gingers (émission + matérialisation)
Kastro crée un double de lui-même qu'il peut manipuler. Cependant, étant à la base du nen du renforcement comme le prouve sa technique de la morsure du tigre, il ne peut optimiser son utilisation.

 Komugi 

 est une joueuse de Sun-gi, un jeu qui semble inspiré du go, shōgi, ou encore des Dames. Ce passe-temps représente le plus clair de son temps et c'est la championne du monde incontestée.
Elle sera amenée à jouer contre le roi des fourmis-chimères après son installation au Gorutô Est.

La fillette est aveugle et demande au roi de lui dicter ses mouvements de pions, de la morve s'écoule continuellement de son nez et elle dort inopinément. Le roi va inviter la fillette à jouer contre lui une première fois. Celle-ci gagnera sans peine. Une sorte de complicité s'installe entre les deux personnages. Les duels s'enchaînent, mais le roi n'a de cesse de perdre manche après manche et ne parvient pas à vaincre la jeune joueuse, il n'est même pas en mesure de la mettre en difficulté.

Le Roi essaie perpétuellement de nouvelles tactiques, qui sont écrasées une à une par la fillette. Lorsqu'au prix de lourds efforts intellectuels, il parvient à élaborer une tactique complexe censée le faire gagner, il s'avère que c'est une technique à succès qu'elle a déjà inventé, à laquelle elle a été confrontée et qu'elle sait briser grâce à une autre technique qu'elle a inventé sur le coup. Komugi considère cette technique comme son "enfant" qu'elle a dû tuer, une allégorie de la vie des Fourmi-Chimères. Cette histoire, que le Roi écoute sans sourciller jusqu'au bout, semble être le tournant du respect qu'il construit peu à peu à son égard.

Il tente de la briser sur le plan psychologique, en lui proposant de parier, mais là encore, elle retourne la technique du Roi sur lui-même car elle n'a ni désir ni peur. Désespéré, mais en même temps stupéfait par la sagesse et la pertinence d'esprit de son adversaire, il va jusqu'à s'arracher un bras (soigné par la suite par Neferupito). Au fil des parties, Komugi progressera également, au point de développer son nen, issu tout droit de son talent et de sa détermination extrêmes.

Neferupito et Shaupfufu s'inquiètent de la tournure que prennent les événements d'autant que le roi ne mange presque plus.

Dans le chapitre 267, elle est blessée par hasard par la technique de Zeno, ce qui provoque un sentiment de profonde humanité chez le roi.

Dans les derniers épisodes, elle devient un outil de pression psychologique très puissant contre Néferupito, qui va jusqu'à se blesser et promettre d'obéïr à Gon dans le chapitre 274 pour gagner le temps de la soigner. Lorsque les soins sont terminés (chapitre 300), Gon n'hésite pas à prendre la fillette en otage pour s'assurer de la docilité de la fourmi. Komugi est actuellement parfaitement rétablie, entre les mains des hunters, mais ne comprend rien à sa situation. Le fait d'être prise en otage lui a également sauvé la vie, car dans le chapitre 301, Pufu tente de profiter de l'absence du roi et son amnésie pour éliminer la fillette qui, selon lui, a une mauvaise influence sur le roi. Heureusement, elle a disparu. 

Le roi finit par la retrouver, joue avec elle au Sun-gi et lui annonce qu'il va mourir ainsi que toutes les personnes qui restent trop longtemps avec lui (chapitres 317 et 318). Elle décide de continuer à jouer avec lui jusqu'à la fin. Meruem meurt au chapitre 318 et Komugi peu après (on voit sa main tenant la main de Meruem par terre dans le chapitre 339).

 Famille Nostrade 
 Right Nostrade 
 est issu d'une famille mafieuse de faible influence. Nonobstant, il a grimpé dans la hiérarchie de la communauté mafieuse en usant habilement des capacités de sa fille Neon à prédire l'avenir, qui ont attiré l'attention des parrains de la Mafia.

Right est souvent considéré comme un inférieur par les autres grands mafieux, du fait que ce ne sont pas ses propres qualités qui ont fait de lui un homme influent, mais celles de sa fille. Il est prêt à tout pour le bonheur de celle-ci.

 Neon Nostrade 

 est l'unique fille de Right Nostrad. Outre sa faculté de prédire l'avenir, elle a une passion bizarre pour la chair humaine. Elle possède un pouvoir de Nen depuis la naissance et peut s'en servir sans avoir appris le nen, preuve certaine de son talent naturel. Elle ne peut se servir d'autre chose que du hatsu.

Elle se soucie peu des autres. En effet, la mort de Darzolne, le chef des gardes du corps de son père, ne lui cause aucun chagrin. Neon est cependant, une enfant gâtée et capricieuse. Elle menace sans cesse son père d'arrêter d'utiliser ses pouvoirs si elle n'obtient pas ce qu'elle veut.

Elle ira aux enchères de York Shin City dans le but d'obtenir les yeux écarlates. Son père tentera de l'en éloigner mais en vain. Elle se fera voler sa faculté par Kuroro Lucifuru.Technique de Nen : Lovely Ghost Writer (Spécialisation)
Voir Kuroro Lucifuru

 Darzolne 

 est le chef des gardes du corps de Néon, et le supérieur hiérarchique direct de Kurapika. Son arme est un Katana, dont les inscriptions runiques augmentent son pouvoir quand il est renforcé au Nen.

 Sukuwara 

 est un homme du clan Nostrad, infiltré comme Saccimonno dans le groupe des candidats. Il est un garde de Néon depuis très longtemps, mais l'amour qu'il éprouve pour Elisa, une des servantes de Neon, lui fait se demander s'il ne devrait pas quitter ce travail pour en trouver un plus sûr.

Il n'est pas Hunter, mais sait manier le Nen. Il a une affinité naturelle avec les animaux et les chiens en particulier. Il est intercepté par Pakunoda et Nobunaga : ce dernier le décapite pour avoir bougé sans sa permission.Technique de Nen : Nom Inconnu (Manipulation)
Il peut librement commander aux chiens, leur ordonnant de faire différentes tâches. Il semble capable de communiquer avec eux comme par télépathie. Il comprend également le sens de leurs aboiements.

 Vezze 

 est engagée en même temps que Kurapika par le clan Nostrad, pour intégrer la première vente aux enchères de York Shin City. Elle parvient à quitter la pièce où Franklin a commencé son carnage, mais est facilement tuée par Shizuku.Technique de Nen : Instant Lover (Manipulation)
Elle peut librement diriger quelqu'un qu'elle a embrassé sur la bouche, il est impossible ensuite d'échapper à ce contrôle.

 Bêtes de l'Ombre (Inju) 
Il s'agit d'une section de dix soldats d'élite qui n'appartient pas vraiment au clan Nostrad, mais qui est dépêchée par la mafia lors d'opérations sensibles.

Cinq d'entre eux seulement sont mentionnés dans la série Hunter × Hunter, identifiés par un nom de code relatif à leur pouvoir, en lien avec un animal précis. Tous les cinq, sauf Chouette, seront tués par la Brigade Fantôme au cours de deux différentes batailles.Ver : Très grand et inhumainement déformé, il est capable de se déplacer sous terre en manipulant la pression autour de lui. Il est doué pour les attaques surprises, mais Uvoguine n'en fait qu'une bouchée.Sangsue : Un membre assez corpulent, qui laisse vivre des sangsues parasitaires dans son corps. Les sangsues peuvent soigner ses maladies, ou parasiter un ennemi en pénétrant dans une blessure par exemple. Uvôguine n'en fait également qu'une bouchée, mais au sens littéral cette fois.

 Porc-épic : Très petit et avec une étrange peau, il est capable de manipuler ses cheveux, et probablement ses poils. Il est quasiment inatteignable par des attaques physiques puisqu'il peut amortir les coups en se faisant un cocon de cheveux ; pour l'attaque, il les change en pointes acérées. Uvôguine lui détruit les tympans et le tue en lui hurlant soudainement dessus à bout portant.Chien Enragé : Assez fin et élancé, il a des crocs plutôt que des dents. Ses crocs peuvent facilement arracher n'importe quoi et diffusent un poison paralysant. Il est tué d'un os de sangsue en pleine tête (tiré par Uvôguine).Chouette' : Un très grand bonhomme, le seul de la bande avec un physique un peu ordinaire. Il dispose d'un talent de Matérialisation très pratique que Kuroro lui volera (Fun Fun Cloth). Il est torturé par Feitan, mais il le laisse en vie (quoique probablement mutilé) pour que son chef puisse utiliser le Nen qu'il lui a volé lors d'un combat contre Silva et Zeno.

Les cinq autres, ainsi que Chouette'', combattront la Brigade fantôme lorsque celle-ci pourchassera Kurapika et les autres gardes du corps du clan Nostrad.
On voit l'instant d'une page les cinq autres membres. Ils sont tous tués par Feitan, Machi, Shizuku ou Shalnark.

Articles liés 
 Brigade fantôme
 Famille Zoldik

Références 

Personnages
Hunter × Hunter
Hunter × Hunter